|-
|(48001)||2001 BZ41|| align=right|15,3|| align=right|1,947|| align=right|0,069|| align=right|19,70|| align=right|2,717||MBA||24. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48002)||2001 BN44|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,152|| align=right|2,97|| align=right|3,652||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48003)||2001 BZ49|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,182|| align=right|8,52|| align=right|5,608||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48004)||2001 BS61|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,162|| align=right|2,47|| align=right|3,625||MBA||31. ledna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48005)||2001 BM66|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,067|| align=right|7,83|| align=right|3,566||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48006)||2001 BF67|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,171|| align=right|6,86|| align=right|3,413||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48007)||2001 BH67|| align=right|14,2|| align=right|2,385|| align=right|0,151|| align=right|13,18|| align=right|3,684||MBA||30. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48008)||2001 BX67|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,168|| align=right|4,27|| align=right|3,617||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48009)||2001 BK69|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,148|| align=right|3,03|| align=right|3,620||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48010)||2001 BD70|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,256|| align=right|23,26|| align=right|3,523||MBA||31. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48011)||2001 BQ73|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,108|| align=right|11,69|| align=right|3,557||MBA||29. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48012)||2001 BV77|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,126|| align=right|8,61|| align=right|3,841||MBA||25. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48013)||2001 CB1|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,081|| align=right|5,09|| align=right|3,626||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48014)||2001 CS6|| align=right|16,1|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|5,58|| align=right|3,272||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48015)||2001 CQ8|| align=right|15,0|| align=right|2,323|| align=right|0,178|| align=right|6,79|| align=right|3,541||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48016)||2001 CQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,409|| align=right|0,151|| align=right|24,58|| align=right|3,739||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48017)||2001 CW16|| align=right|15,6|| align=right|2,596|| align=right|0,181|| align=right|5,64|| align=right|4,183||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48018)||2001 CB36|| align=right|14,7|| align=right|2,368|| align=right|0,175|| align=right|7,77|| align=right|3,644||MBA||15. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(48019)||2001 CD43|| align=right|13,5|| align=right|2,649|| align=right|0,267|| align=right|17,19|| align=right|4,311||MBA||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48020)||2001 DC|| align=right|15,8|| align=right|2,174|| align=right|0,038|| align=right|2,80|| align=right|3,204||MBA||16. února 2001||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(48021)||2001 DN6|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,151|| align=right|5,64|| align=right|3,444||MBA||16. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(48022)||2001 DJ7|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|6,17|| align=right|4,069||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48023)||2001 DL7|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,218|| align=right|4,73|| align=right|4,387||MBA||16. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48024)||2001 DJ17|| align=right|15,0|| align=right|2,418|| align=right|0,098|| align=right|7,61|| align=right|3,759||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48025)||2001 DS17|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,173|| align=right|7,32|| align=right|3,628||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48026)||2001 DN24|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,098|| align=right|6,86|| align=right|3,440||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48027)||2001 DG29|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,062|| align=right|7,19|| align=right|3,604||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48028)||2001 DX31|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,211|| align=right|3,16|| align=right|3,701||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48029)||2001 DS37|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,080|| align=right|7,27|| align=right|3,588||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48030)||2001 DH39|| align=right|16,6|| align=right|2,287|| align=right|0,132|| align=right|3,82|| align=right|3,458||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48031)||2001 DL39|| align=right|15,8|| align=right|2,177|| align=right|0,081|| align=right|3,70|| align=right|3,211||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48032)||2001 DX42|| align=right|16,0|| align=right|2,534|| align=right|0,199|| align=right|2,60|| align=right|4,034||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48033)||2001 DJ44|| align=right|16,1|| align=right|2,216|| align=right|0,031|| align=right|3,09|| align=right|3,299||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48034)||2001 DM53|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|1,27|| align=right|3,763||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48035)||2001 DM67|| align=right|16,3|| align=right|2,451|| align=right|0,170|| align=right|1,72|| align=right|3,836||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48036)||2001 DA68|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,088|| align=right|4,68|| align=right|3,568||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48037)||2001 DE68|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|6,46|| align=right|3,367||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48038)||2001 DC69|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,164|| align=right|8,26|| align=right|4,574||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48039)||2001 DT69|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|6,49|| align=right|3,703||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48040)||2001 DL70|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,160|| align=right|1,84|| align=right|3,776||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48041)||2001 DE71|| align=right|15,2|| align=right|2,411|| align=right|0,105|| align=right|5,97|| align=right|3,744||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48042)||2001 DO71|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,234|| align=right|5,35|| align=right|3,638||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48043)||2001 DF74|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,072|| align=right|6,22|| align=right|3,541||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48044)||2001 DZ74|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,257|| align=right|16,11|| align=right|5,458||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48045)||2001 DD81|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,097|| align=right|6,16|| align=right|3,460||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48046)||2001 DO83|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|3,673||MBA||23. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48047)||2001 DL86|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,055|| align=right|6,88|| align=right|3,472||MBA||22. února 2001||Nogales||Tenagra II
|-
|(48048)||2001 DG88|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,218|| align=right|13,81|| align=right|4,572||MBA||24. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48049)||2001 DB90|| align=right|14,4|| align=right|2,468|| align=right|0,127|| align=right|11,00|| align=right|3,877||MBA||22. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48050)||2001 DK92|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,160|| align=right|10,00|| align=right|4,111||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48051)||2001 DV93|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,086|| align=right|3,51|| align=right|3,337||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48052)||2001 DZ98|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,166|| align=right|11,43|| align=right|4,241||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48053)||2001 EL|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,111|| align=right|5,92|| align=right|4,399||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48054)||2001 EM|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,082|| align=right|6,77|| align=right|3,634||MBA||2. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48055)||2001 EQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,082|| align=right|2,43|| align=right|3,181||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48056)||2001 EF4|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,196|| align=right|3,97|| align=right|3,702||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48057)||2001 EO5|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,071|| align=right|3,66|| align=right|3,575||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48058)||2001 EE7|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,195|| align=right|4,72|| align=right|3,458||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48059)||2001 ET7|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|2,98|| align=right|3,809||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48060)||2001 EY7|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,136|| align=right|6,48|| align=right|3,397||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48061)||2001 EZ7|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,154|| align=right|3,64|| align=right|4,108||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48062)||2001 EK8|| align=right|15,4|| align=right|2,658|| align=right|0,270|| align=right|5,66|| align=right|4,332||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48063)||2001 EP9|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,456||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48064)||2001 EL16|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,122|| align=right|5,07|| align=right|3,580||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48065)||2001 EK17|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,223|| align=right|22,71|| align=right|5,352||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48066)||2001 EH20|| align=right|15,5|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|2,25|| align=right|3,762||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48067)||2001 EF21|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,131|| align=right|8,81|| align=right|3,385||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48068)||2001 EU26|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,153|| align=right|3,05|| align=right|3,541||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48069)||2001 FP|| align=right|14,3|| align=right|3,032|| align=right|0,118|| align=right|12,62|| align=right|5,279||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48070) Zizza||2001 FB4|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,203|| align=right|3,35|| align=right|4,823||MBA||19. března 2001||Junk Bond||D. Healy
|-
|(48071)||2001 FV5|| align=right|13,3|| align=right|2,324|| align=right|0,134|| align=right|12,62|| align=right|3,541||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48072)||2001 FB11|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,143|| align=right|7,66|| align=right|3,790||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48073)||2001 FC13|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|6,44|| align=right|3,763||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48074)||2001 FC15|| align=right|15,5|| align=right|2,483|| align=right|0,125|| align=right|6,64|| align=right|3,911||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48075)||2001 FY15|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,081|| align=right|13,07|| align=right|4,131||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48076)||2001 FZ17|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,146|| align=right|1,41|| align=right|3,314||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48077)||2001 FX24|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,066|| align=right|6,40|| align=right|3,320||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48078)||2001 FQ25|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,136|| align=right|2,81|| align=right|4,650||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48079)||2001 FQ33|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,209|| align=right|11,39|| align=right|4,275||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48080)||2001 FF34|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,195|| align=right|5,65|| align=right|3,589||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48081)||2001 FJ35|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,162|| align=right|1,89|| align=right|4,125||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48082)||2001 FT35|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,047|| align=right|6,64|| align=right|3,572||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48083)||2001 FO36|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,128|| align=right|1,91|| align=right|3,784||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48084)||2001 FV37|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,128|| align=right|3,99|| align=right|4,191||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48085)||2001 FU41|| align=right|15,1|| align=right|2,486|| align=right|0,131|| align=right|1,52|| align=right|3,918||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48086)||2001 FV41|| align=right|16,8|| align=right|2,414|| align=right|0,076|| align=right|1,92|| align=right|3,750||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48087)||2001 FZ41|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,166|| align=right|1,70|| align=right|4,396||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48088)||2001 FG42|| align=right|15,0|| align=right|2,682|| align=right|0,243|| align=right|2,97|| align=right|4,391||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48089)||2001 FH42|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,236|| align=right|7,60|| align=right|4,574||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48090)||2001 FK42|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,176|| align=right|2,07|| align=right|3,706||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48091)||2001 FT44|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,087|| align=right|6,75|| align=right|3,768||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48092)||2001 FL45|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,164|| align=right|3,39|| align=right|3,396||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48093)||2001 FR46|| align=right|14,7|| align=right|2,762|| align=right|0,168|| align=right|9,19|| align=right|4,590||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48094)||2001 FX47|| align=right|15,0|| align=right|2,319|| align=right|0,045|| align=right|7,16|| align=right|3,530||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48095)||2001 FZ50|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,107|| align=right|2,53|| align=right|3,728||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48096)||2001 FP51|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,092|| align=right|1,81|| align=right|3,711||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48097)||2001 FW52|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,136|| align=right|3,96|| align=right|3,846||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48098)||2001 FL54|| align=right|12,6|| align=right|3,165|| align=right|0,212|| align=right|14,08|| align=right|5,631||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48099)||2001 FT57|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|11,43|| align=right|5,521||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48100)||2001 FW57|| align=right|13,7|| align=right|2,671|| align=right|0,139|| align=right|12,80|| align=right|4,364||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48101)||2001 FB61|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,157|| align=right|2,76|| align=right|3,723||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48102)||2001 FH64|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,115|| align=right|6,85|| align=right|3,532||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48103)||2001 FP66|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,072|| align=right|7,98|| align=right|3,293||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48104)||2001 FN68|| align=right|13,8|| align=right|2,614|| align=right|0,304|| align=right|15,18|| align=right|4,225||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48105)||2001 FR70|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,088|| align=right|2,51|| align=right|3,700||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48106)||2001 FV70|| align=right|14,7|| align=right|2,644|| align=right|0,084|| align=right|4,63|| align=right|4,298||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48107)||2001 FZ70|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,171|| align=right|3,90|| align=right|3,288||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48108)||2001 FG71|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,160|| align=right|6,65|| align=right|3,571||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48109)||2001 FV72|| align=right|15,3|| align=right|2,468|| align=right|0,108|| align=right|5,84|| align=right|3,876||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48110)||2001 FX72|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,035|| align=right|5,28|| align=right|4,215||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48111)||2001 FT74|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,083|| align=right|6,95|| align=right|3,710||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48112)||2001 FV74|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,087|| align=right|6,52|| align=right|3,879||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48113)||2001 FJ77|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,064|| align=right|6,26|| align=right|3,627||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48114)||2001 FW77|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,184|| align=right|6,48|| align=right|3,352||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48115)||2001 FF83|| align=right|14,9|| align=right|2,336|| align=right|0,203|| align=right|3,30|| align=right|3,569||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48116)||2001 FK90|| align=right|15,6|| align=right|2,366|| align=right|0,117|| align=right|6,42|| align=right|3,640||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48117)||2001 FL90|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,076|| align=right|4,03|| align=right|4,380||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48118)||2001 FX95|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,113|| align=right|7,69|| align=right|3,714||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48119)||2001 FK97|| align=right|14,2|| align=right|2,526|| align=right|0,131|| align=right|15,53|| align=right|4,013||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48120)||2001 FT97|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,070|| align=right|7,30|| align=right|3,698||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48121)||2001 FE99|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,113|| align=right|12,81|| align=right|3,708||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48122)||2001 FQ100|| align=right|14,6|| align=right|2,662|| align=right|0,155|| align=right|15,88|| align=right|4,342||MBA||28. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48123)||2001 FP101|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,225|| align=right|5,61|| align=right|4,323||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48124)||2001 FZ101|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,109|| align=right|8,59|| align=right|3,500||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48125)||2001 FK105|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,192|| align=right|1,47|| align=right|3,779||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48126)||2001 FS105|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,135|| align=right|7,54|| align=right|3,377||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48127)||2001 FX105|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,271|| align=right|9,72|| align=right|4,221||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48128)||2001 FU107|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,178|| align=right|4,44|| align=right|3,637||MBA||18. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48129)||2001 FF112|| align=right|15,2|| align=right|2,326|| align=right|0,185|| align=right|3,64|| align=right|3,547||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48130)||2001 FF119|| align=right|13,7|| align=right|2,633|| align=right|0,146|| align=right|12,80|| align=right|4,273||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48131)||2001 FK119|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,124|| align=right|12,23|| align=right|5,364||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48132)||2001 FA122|| align=right|14,3|| align=right|2,666|| align=right|0,212|| align=right|11,68|| align=right|4,353||MBA||29. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48133)||2001 FV126|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,156|| align=right|5,88|| align=right|3,687||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48134)||2001 FD127|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,108|| align=right|7,22|| align=right|3,626||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48135)||2001 FC128|| align=right|13,9|| align=right|3,190|| align=right|0,145|| align=right|2,12|| align=right|5,697||MBA||31. března 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48136)||2001 FO141|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,097|| align=right|4,50|| align=right|4,125||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48137)||2001 FS143|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,121|| align=right|7,45|| align=right|3,751||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48138)||2001 FF144|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,107|| align=right|5,68|| align=right|4,070||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48139)||2001 FY144|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,120|| align=right|18,50|| align=right|4,292||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48140)||2001 FT148|| align=right|14,1|| align=right|2,527|| align=right|0,195|| align=right|13,54|| align=right|4,017||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48141)||2001 FE150|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,182|| align=right|5,06|| align=right|3,645||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48142)||2001 FG151|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,197|| align=right|19,63|| align=right|5,557||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48143)||2001 FY155|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|13,02|| align=right|4,106||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48144)||2001 FQ156|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,066|| align=right|7,98|| align=right|3,673||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48145)||2001 FJ157|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,163|| align=right|7,01|| align=right|3,819||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48146)||2001 FR159|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,143|| align=right|3,60|| align=right|3,545||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48147)||2001 FO160|| align=right|14,2|| align=right|2,717|| align=right|0,187|| align=right|17,79|| align=right|4,478||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48148)||2001 FF161|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,215|| align=right|7,88|| align=right|4,627||MBA||29. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48149)||2001 FX162|| align=right|16,2|| align=right|2,216|| align=right|0,022|| align=right|6,33|| align=right|3,298||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48150)||2001 FA165|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,069|| align=right|11,10|| align=right|3,539||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48151)||2001 FJ169|| align=right|14,4|| align=right|2,689|| align=right|0,097|| align=right|10,66|| align=right|4,408||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48152)||2001 FS172|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,118|| align=right|14,33|| align=right|4,086||MBA||25. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48153)||2001 FW172|| align=right|13,2|| align=right|3,145|| align=right|0,201|| align=right|11,97|| align=right|5,577||MBA||31. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48154)||2001 GT3|| align=right|13,9|| align=right|2,809|| align=right|0,231|| align=right|10,40|| align=right|4,708||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48155)||2001 GU4|| align=right|14,2|| align=right|2,464|| align=right|0,122|| align=right|10,95|| align=right|3,867||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48156)||2001 GT5|| align=right|15,9|| align=right|2,265|| align=right|0,157|| align=right|4,35|| align=right|3,408||MBA||13. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48157)||2001 GB7|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,159|| align=right|10,74|| align=right|4,611||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48158)||2001 GM9|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,135|| align=right|12,88|| align=right|4,446||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48159) Saint-Véran||2001 HY|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,036|| align=right|4,08|| align=right|4,382||MBA||16. dubna 2001||Saint-Veran||Saint-Veran
|-
|(48160)||2001 HC3|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,151|| align=right|4,17|| align=right|5,195||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48161)||2001 HM3|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,107|| align=right|7,48|| align=right|3,704||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48162)||2001 HX3|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|3,34|| align=right|4,117||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48163)||2001 HD5|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,053|| align=right|6,59|| align=right|3,572||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48164)||2001 HJ9|| align=right|14,1|| align=right|3,063|| align=right|0,178|| align=right|13,75|| align=right|5,359||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48165)||2001 HH10|| align=right|13,1|| align=right|3,051|| align=right|0,132|| align=right|13,74|| align=right|5,329||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48166)||2001 HT10|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,173|| align=right|4,19|| align=right|3,390||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48167)||2001 HS11|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,175|| align=right|5,40|| align=right|5,241||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48168)||2001 HC12|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,057|| align=right|4,96|| align=right|3,676||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48169)||2001 HV12|| align=right|14,4|| align=right|2,750|| align=right|0,026|| align=right|7,67|| align=right|4,559||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48170)||2001 HP15|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,040|| align=right|1,96|| align=right|3,679||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48171) Juza||2001 HZ15|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,051|| align=right|1,92|| align=right|3,723||MBA||23. dubna 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(48172)||2001 HY18|| align=right|15,4|| align=right|2,932|| align=right|0,135|| align=right|0,37|| align=right|5,019||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48173)||2001 HM19|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,105|| align=right|1,79|| align=right|4,353||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48174)||2001 HF21|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,081|| align=right|7,31|| align=right|3,663||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48175)||2001 HB23|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,103|| align=right|16,17|| align=right|4,354||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48176)||2001 HF26|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,106|| align=right|2,00|| align=right|4,171||MBA||27. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48177)||2001 HF27|| align=right|13,8|| align=right|3,188|| align=right|0,139|| align=right|6,84|| align=right|5,691||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48178)||2001 HU31|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,035|| align=right|21,32|| align=right|4,417||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48179)||2001 HY31|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,132|| align=right|8,41|| align=right|5,565||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(48180)||2001 HN32|| align=right|15,5|| align=right|2,553|| align=right|0,044|| align=right|8,25|| align=right|4,079||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48181)||2001 HW32|| align=right|14,5|| align=right|2,760|| align=right|0,102|| align=right|3,45|| align=right|4,584||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48182)||2001 HH40|| align=right|13,9|| align=right|2,561|| align=right|0,065|| align=right|12,86|| align=right|4,098||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48183)||2001 HD41|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,106|| align=right|15,90|| align=right|4,082||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48184)||2001 HA44|| align=right|16,3|| align=right|2,328|| align=right|0,110|| align=right|6,30|| align=right|3,551||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48185)||2001 HK44|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,041|| align=right|5,87|| align=right|4,548||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48186)||2001 HL45|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,221|| align=right|7,93|| align=right|5,410||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48187)||2001 HU46|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,084|| align=right|1,96|| align=right|4,598||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48188)||2001 HX48|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,130|| align=right|13,04|| align=right|4,083||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48189)||2001 HR49|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,307|| align=right|13,24|| align=right|5,552||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48190)||2001 HA53|| align=right|15,7|| align=right|2,275|| align=right|0,127|| align=right|5,90|| align=right|3,431||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48191)||2001 HX54|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,039|| align=right|6,17|| align=right|3,558||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48192)||2001 HL57|| align=right|14,0|| align=right|2,856|| align=right|0,172|| align=right|13,77|| align=right|4,826||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48193)||2001 HO58|| align=right|13,4|| align=right|2,987|| align=right|0,245|| align=right|23,36|| align=right|5,163||MBA||25. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48194)||2001 HX63|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,048|| align=right|5,79|| align=right|4,429||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48195)||2001 HJ65|| align=right|15,0|| align=right|2,518|| align=right|0,050|| align=right|13,35|| align=right|3,995||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48196)||2001 JU1|| align=right|14,2|| align=right|2,746|| align=right|0,293|| align=right|9,97|| align=right|4,549||MBA||11. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48197)||2001 JO2|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,155|| align=right|8,14|| align=right|4,683||MBA||15. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48198)||2001 JA6|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|4,32|| align=right|4,155||MBA||11. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48199)||2001 JU6|| align=right|15,1|| align=right|2,428|| align=right|0,182|| align=right|13,93|| align=right|3,783||MBA||14. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(48200)||2001 KU1|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,165|| align=right|12,76|| align=right|4,109||MBA||19. května 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(48201)||2001 KD3|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,040|| align=right|3,92|| align=right|4,479||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48202)||2001 KL5|| align=right|13,6|| align=right|3,123|| align=right|0,151|| align=right|6,36|| align=right|5,518||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48203)||2001 KQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,462|| align=right|0,125|| align=right|13,66|| align=right|3,862||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48204)||2001 KG8|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,019|| align=right|3,22|| align=right|3,560||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48205)||2001 KX11|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,106|| align=right|4,21|| align=right|4,686||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48206)||2001 KV13|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,168|| align=right|0,96|| align=right|5,709||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48207)||2001 KE15|| align=right|15,2|| align=right|2,568|| align=right|0,104|| align=right|8,45|| align=right|4,114||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48208)||2001 KJ17|| align=right|13,1|| align=right|3,035|| align=right|0,157|| align=right|13,28|| align=right|5,287||MBA||20. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48209)||2001 KM18|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,065|| align=right|11,11|| align=right|5,253||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48210)||2001 KG22|| align=right|13,8|| align=right|2,711|| align=right|0,076|| align=right|10,42|| align=right|4,462||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48211)||2001 KN22|| align=right|13,3|| align=right|3,061|| align=right|0,085|| align=right|8,47|| align=right|5,356||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48212)||2001 KO24|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,028|| align=right|11,09|| align=right|4,596||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48213)||2001 KP24|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,036|| align=right|21,05|| align=right|4,427||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48214)||2001 KB27|| align=right|14,1|| align=right|2,620|| align=right|0,204|| align=right|9,89|| align=right|4,240||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48215)||2001 KO28|| align=right|13,2|| align=right|2,685|| align=right|0,103|| align=right|10,48|| align=right|4,398||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48216)||2001 KE38|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,114|| align=right|13,85|| align=right|4,234||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48217)||2001 KL38|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,108|| align=right|9,97|| align=right|4,104||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48218)||2001 KZ38|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,014|| align=right|20,70|| align=right|5,576||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48219)||2001 KN39|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,179|| align=right|23,63|| align=right|3,544||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48220)||2001 KX40|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,173|| align=right|13,49|| align=right|5,351||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48221)||2001 KA41|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,131|| align=right|13,92|| align=right|4,228||MBA||23. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48222)||2001 KJ42|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,079|| align=right|6,50|| align=right|3,709||MBA||19. května 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(48223)||2001 KV43|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,136|| align=right|7,31|| align=right|4,326||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48224)||2001 KK44|| align=right|14,7|| align=right|2,706|| align=right|0,095|| align=right|11,25|| align=right|4,450||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48225)||2001 KG55|| align=right|14,6|| align=right|2,793|| align=right|0,151|| align=right|7,79|| align=right|4,666||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48226)||2001 KK56|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,195|| align=right|14,83|| align=right|4,398||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48227)||2001 KG58|| align=right|14,3|| align=right|2,842|| align=right|0,156|| align=right|10,93|| align=right|4,790||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48228)||2001 KB59|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,156|| align=right|8,41|| align=right|4,605||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48229)||2001 KP63|| align=right|14,3|| align=right|2,776|| align=right|0,149|| align=right|14,82|| align=right|4,625||MBA||20. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48230)||2001 KS65|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,056|| align=right|12,92|| align=right|4,538||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48231)||2001 KF69|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,094|| align=right|3,34|| align=right|4,341||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48232)||2001 KY70|| align=right|14,9|| align=right|2,350|| align=right|0,151|| align=right|13,00|| align=right|3,603||MBA||24. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48233)||2001 LY9|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,237|| align=right|6,90|| align=right|5,642||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48234)||2001 LT13|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,103|| align=right|9,21|| align=right|5,395||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48235)||2001 MG2|| align=right|14,6|| align=right|2,368|| align=right|0,004|| align=right|22,46|| align=right|3,643||MBA||19. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48236)||2001 MP3|| align=right|14,0|| align=right|2,627|| align=right|0,094|| align=right|28,03|| align=right|4,257||MBA||19. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48237)||2001 MJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,399|| align=right|0,208|| align=right|17,71|| align=right|6,264||MBA||23. června 2001||Powell||Powell
|-
|(48238)||2001 ML11|| align=right|13,8|| align=right|2,460|| align=right|0,134|| align=right|26,75|| align=right|3,857||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48239)||2001 MM13|| align=right|14,4|| align=right|2,521|| align=right|0,209|| align=right|9,85|| align=right|4,001||MBA||24. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(48240)||2001 NE|| align=right|13,4|| align=right|3,090|| align=right|0,062|| align=right|10,16|| align=right|5,430||MBA||8. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(48241)||2001 NS12|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,186|| align=right|8,94|| align=right|5,772||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48242)||2001 PB1|| align=right|12,6|| align=right|3,022|| align=right|0,101|| align=right|8,77|| align=right|5,253||MBA||2. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48243)||2001 PE7|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|10,54|| align=right|4,221||MBA||11. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(48244)||2001 PG8|| align=right|13,7|| align=right|3,082|| align=right|0,053|| align=right|11,16|| align=right|5,409||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(48245)||2001 PD9|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,123|| align=right|10,87|| align=right|5,206||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48246)||2001 QG32|| align=right|12,9|| align=right|3,149|| align=right|0,272|| align=right|7,15|| align=right|5,588||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48247)||2001 QU101|| align=right|15,4|| align=right|2,537|| align=right|0,196|| align=right|3,34|| align=right|4,039||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48248)||2001 RP69|| align=right|14,5|| align=right|2,852|| align=right|0,116|| align=right|7,20|| align=right|4,817||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48249)||2001 SY345|| align=right|11,9|| align=right|5,160|| align=right|0,012|| align=right|7,53|| align=right|11,73||JUT||23. září 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(48250)||2001 TH9|| align=right|14,6|| align=right|2,987|| align=right|0,096|| align=right|9,88|| align=right|5,162||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48251)||2001 TA190|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,117|| align=right|3,29|| align=right|4,085||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48252)||2001 TL212|| align=right|12,0|| align=right|5,167|| align=right|0,020|| align=right|15,55|| align=right|11,75||JUT||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(48253)||2001 UK22|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,118|| align=right|11,59|| align=right|5,519||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48254)||2001 UE83|| align=right|12,2|| align=right|5,149|| align=right|0,106|| align=right|31,85|| align=right|11,69||JUT||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48255)||2001 VY20|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,094|| align=right|1,44|| align=right|4,549||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48256)||2001 VT39|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,142|| align=right|3,17|| align=right|3,735||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48257)||2001 VE92|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|14,46|| align=right|4,210||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48258)||2001 WA31|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,054|| align=right|4,59|| align=right|4,039||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48259)||2001 WL40|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,055|| align=right|6,00|| align=right|3,799||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48260)||2001 XM24|| align=right|14,1|| align=right|2,520|| align=right|0,055|| align=right|13,06|| align=right|3,999||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48261)||2001 XT27|| align=right|14,8|| align=right|2,304|| align=right|0,148|| align=right|6,14|| align=right|3,497||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48262)||2001 XL87|| align=right|14,2|| align=right|2,727|| align=right|0,131|| align=right|13,09|| align=right|4,503||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48263)||2001 XX183|| align=right|16,0|| align=right|2,761|| align=right|0,071|| align=right|4,08|| align=right|4,588||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48264)||2001 XB212|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,078|| align=right|4,43|| align=right|3,757||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48265)||2001 YZ15|| align=right|15,0|| align=right|3,240|| align=right|0,146|| align=right|2,21|| align=right|5,830||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48266)||2001 YV117|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,135|| align=right|13,37|| align=right|4,364||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48267)||2001 YA118|| align=right|15,1|| align=right|2,520|| align=right|0,130|| align=right|1,48|| align=right|4,001||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(48268)||2002 AK1|| align=right|13,5|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|14,35|| align=right|4,316||MBA||4. ledna 2002||Asiago||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(48269)||2002 AX166|| align=right|12,0|| align=right|5,152|| align=right|0,046|| align=right|15,76|| align=right|11,70||JUT||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48270)||2002 CS82|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,150|| align=right|2,89|| align=right|4,392||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48271)||2002 CL112|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|3,60|| align=right|3,536||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48272)||2002 CM139|| align=right|15,0|| align=right|2,888|| align=right|0,030|| align=right|5,64|| align=right|4,908||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48273)||2002 CQ230|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,195|| align=right|4,50|| align=right|3,346||MBA||12. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48274)||2002 CY235|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,179|| align=right|4,98|| align=right|4,417||MBA||10. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48275)||2002 CY242|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,121|| align=right|13,94|| align=right|4,262||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48276)||2002 ED20|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,122|| align=right|6,40|| align=right|3,638||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48277)||2002 EQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,115|| align=right|5,59|| align=right|3,719||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48278)||2002 EV69|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,129|| align=right|2,31|| align=right|3,736||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48279)||2002 EK72|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,109|| align=right|3,79|| align=right|4,633||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48280)||2002 EK85|| align=right|14,8|| align=right|3,032|| align=right|0,160|| align=right|5,30|| align=right|5,278||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48281)||2002 EN153|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,173|| align=right|1,39|| align=right|3,672||MBA||15. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48282)||2002 FA22|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,030|| align=right|13,48|| align=right|4,151||MBA||19. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48283)||2002 GN19|| align=right|14,5|| align=right|2,307|| align=right|0,133|| align=right|3,46|| align=right|3,502||MBA||14. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48284)||2002 GD60|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,011|| align=right|1,16|| align=right|4,638||MBA||8. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48285)||2002 GK95|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,013|| align=right|10,79|| align=right|4,181||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48286)||2002 GZ96|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,090|| align=right|6,56|| align=right|4,507||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48287)||2002 GE167|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,103|| align=right|6,35|| align=right|3,746||MBA||9. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48288)||2002 HC6|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,064|| align=right|2,58|| align=right|3,605||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48289)||2002 HM15|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,100|| align=right|4,46|| align=right|4,533||MBA||17. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48290)||2002 JH|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,261|| align=right|12,66|| align=right|3,728||MBA||3. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(48291)||2002 JQ1|| align=right|16,4|| align=right|2,179|| align=right|0,122|| align=right|1,35|| align=right|3,215||MBA||4. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(48292)||2002 JW14|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,062|| align=right|4,39|| align=right|3,854||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48293)||2002 JD52|| align=right|14,2|| align=right|2,294|| align=right|0,231|| align=right|21,94|| align=right|3,475||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48294)||2002 JG131|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,137|| align=right|6,30|| align=right|3,732||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48295)||2002 KW6|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|23,50|| align=right|3,607||MBA||27. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48296)||2002 LB18|| align=right|13,1|| align=right|3,218|| align=right|0,103|| align=right|18,12|| align=right|5,772||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48297)||2002 LJ24|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,151|| align=right|14,24|| align=right|4,308||MBA||9. června 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(48298)||2002 LL33|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,190|| align=right|6,69|| align=right|4,646||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48299)||2002 LE35|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|9,44|| align=right|4,054||MBA||11. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(48300) Kronk||2002 LG35|| align=right|12,5|| align=right|3,000|| align=right|0,030|| align=right|8,55|| align=right|5,194||MBA||11. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(48301)||2002 LL35|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,194|| align=right|13,01|| align=right|4,490||MBA||12. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(48302)||2002 LM36|| align=right|12,4|| align=right|3,170|| align=right|0,083|| align=right|15,32|| align=right|5,644||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48303)||2002 LJ37|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,165|| align=right|7,52|| align=right|3,400||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48304)||2002 LL37|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,092|| align=right|17,25|| align=right|5,558||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48305)||2002 LS47|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,158|| align=right|13,37|| align=right|4,141||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48306)||2002 LA48|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,125|| align=right|14,96|| align=right|4,444||MBA||14. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48307)||2002 LP53|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,130|| align=right|14,72|| align=right|5,516||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48308)||2002 LP56|| align=right|14,2|| align=right|2,818|| align=right|0,149|| align=right|7,86|| align=right|4,730||MBA||9. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48309)||2002 LG57|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,086|| align=right|14,13|| align=right|4,429||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48310)||2002 NE1|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,162|| align=right|9,76|| align=right|4,557||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48311)||2002 NF3|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,172|| align=right|1,79|| align=right|5,546||MBA||5. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48312)||2002 NP3|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,060|| align=right|1,81|| align=right|4,845||MBA||8. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48313)||2002 ND12|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,228|| align=right|2,35|| align=right|3,598||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48314)||2002 NK13|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,151|| align=right|2,51|| align=right|4,539||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48315)||2002 NX15|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,213|| align=right|10,81|| align=right|4,441||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48316)||2002 NQ19|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,123|| align=right|4,30|| align=right|4,094||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48317)||2002 NY20|| align=right|13,4|| align=right|3,164|| align=right|0,160|| align=right|4,81|| align=right|5,626||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48318)||2002 NA22|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,111|| align=right|7,87|| align=right|3,396||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48319)||2002 NR25|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,248|| align=right|9,88|| align=right|4,207||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48320)||2002 NE27|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,263|| align=right|1,21|| align=right|5,141||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48321)||2002 NG28|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,280|| align=right|4,49|| align=right|4,113||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48322)||2002 NT32|| align=right|13,8|| align=right|3,065|| align=right|0,138|| align=right|9,95|| align=right|5,365||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48323)||2002 NN33|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,263|| align=right|5,94|| align=right|3,819||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48324)||2002 NQ40|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,200|| align=right|2,38|| align=right|5,598||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48325)||2002 NO42|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,189|| align=right|3,07|| align=right|3,599||MBA||15. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48326)||2002 NE47|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,036|| align=right|13,67|| align=right|4,072||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48327)||2002 NF50|| align=right|15,2|| align=right|2,631|| align=right|0,226|| align=right|4,52|| align=right|4,267||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(48328)||2002 NN53|| align=right|15,6|| align=right|2,709|| align=right|0,085|| align=right|1,23|| align=right|4,457||MBA||14. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48329)||2002 NA54|| align=right|15,5|| align=right|2,154|| align=right|0,089|| align=right|2,74|| align=right|3,161||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48330)||2002 NA56|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,189|| align=right|5,73|| align=right|4,063||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48331)||2002 NR56|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,327|| align=right|3,78|| align=right|5,397||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48332)||2002 OK3|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,041|| align=right|9,41|| align=right|4,302||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48333)||2002 OW6|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,139|| align=right|12,17|| align=right|5,699||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48334)||2002 OX18|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|4,00|| align=right|3,524||MBA||19. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48335)||2002 PW1|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,149|| align=right|13,53|| align=right|4,153||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48336)||2002 PS6|| align=right|15,6|| align=right|1,961|| align=right|0,096|| align=right|17,51|| align=right|2,746||MBA||6. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48337)||2002 PT6|| align=right|16,1|| align=right|2,631|| align=right|0,133|| align=right|2,42|| align=right|4,266||MBA||5. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48338)||2002 PV27|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,384|| align=right|6,38|| align=right|4,132||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48339)||2002 PC31|| align=right|13,3|| align=right|3,203|| align=right|0,147|| align=right|4,39|| align=right|5,731||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48340)||2002 PT32|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,203|| align=right|2,49|| align=right|3,768||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48341)||2002 PU47|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,177|| align=right|5,40|| align=right|3,329||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(48342)||2002 PQ51|| align=right|13,2|| align=right|3,954|| align=right|0,176|| align=right|3,42|| align=right|7,862||HLD||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(48343)||2180 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,042|| align=right|8,10|| align=right|5,353||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48344)||2588 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,173|| align=right|6,19|| align=right|3,536||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48345)||2662 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,071|| align=right|8,25|| align=right|3,518||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48346)||3077 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,610|| align=right|0,074|| align=right|14,94|| align=right|4,215||MBA||25. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48347)||3567 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,056|| align=right|7,04|| align=right|3,498||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48348)||4124 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,163|| align=right|9,17|| align=right|4,663||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48349)||4239 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,025|| align=right|0,145|| align=right|11,89|| align=right|5,261||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48350)||6221 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,454|| align=right|0,081|| align=right|6,37|| align=right|3,843||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48351)||6250 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,188|| align=right|0,067|| align=right|3,81|| align=right|3,235||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48352)||6320 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,007|| align=right|0,079|| align=right|8,62|| align=right|5,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48353)||6616 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,807|| align=right|0,100|| align=right|1,94|| align=right|4,703||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48354)||1291 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,136|| align=right|11,72|| align=right|4,295||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48355)||2184 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,404|| align=right|0,073|| align=right|6,82|| align=right|3,726||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48356)||3118 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,210|| align=right|11,82|| align=right|4,151||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48357)||1013 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,187|| align=right|2,77|| align=right|3,221||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48358)||1187 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,248|| align=right|3,36|| align=right|4,149||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48359)||1219 T-2|| align=right|17,9|| align=right|2,187|| align=right|0,143|| align=right|2,44|| align=right|3,234||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48360)||1262 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,160|| align=right|5,07|| align=right|3,261||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48361)||2022 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,119|| align=right|6,91|| align=right|3,644||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48362)||2184 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,217|| align=right|2,60|| align=right|3,637||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48363)||2192 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,172|| align=right|7,38|| align=right|3,636||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48364)||3096 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,107|| align=right|6,72|| align=right|3,645||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48365)||3106 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,592|| align=right|0,180|| align=right|13,80|| align=right|4,173||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48366)||3284 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,191|| align=right|5,39|| align=right|3,665||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48367)||4127 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,096|| align=right|8,42|| align=right|3,630||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48368)||4141 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,151|| align=right|5,62|| align=right|4,121||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48369)||4153 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,868|| align=right|0,061|| align=right|2,81|| align=right|4,857||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48370)||1056 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,609|| align=right|0,223|| align=right|7,83|| align=right|4,212||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48371)||1173 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,138|| align=right|9,05|| align=right|4,195||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48372)||1182 T-3|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,022|| align=right|8,57|| align=right|5,102||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48373) Gorgythion||2161 T-3|| align=right|12,1|| align=right|5,158|| align=right|0,008|| align=right|27,41|| align=right|11,72||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48374)||2583 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,147|| align=right|12,63|| align=right|4,203||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48375)||3320 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,128|| align=right|2,06|| align=right|4,146||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48376)||4044 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,066|| align=right|6,55|| align=right|3,592||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48377)||4047 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,256|| align=right|5,85|| align=right|3,603||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48378)||4241 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,192|| align=right|5,78|| align=right|3,631||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48379)||4672 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,141|| align=right|5,05|| align=right|4,245||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48380)||5622 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,532|| align=right|0,056|| align=right|10,80|| align=right|4,029||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(48381)||1977 SU3|| align=right|14,6|| align=right|1,968|| align=right|0,104|| align=right|23,27|| align=right|2,761||MBA||17. září 1977||Siding Spring||A. Boattini; G. Forti
|-
|(48382)||1978 UC6|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,112|| align=right|2,79|| align=right|3,394||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(48383)||1978 VH7|| align=right|14,7|| align=right|2,272|| align=right|0,180|| align=right|5,87|| align=right|3,424||MBA||6. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48384)||1978 VQ8|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,128|| align=right|4,39|| align=right|4,152||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48385)||1978 VH9|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,236|| align=right|5,01|| align=right|4,077||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48386)||1979 MQ1|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,136|| align=right|12,31|| align=right|4,392||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48387)||1979 MM2|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|5,65|| align=right|3,737||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48388)||1979 MZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,163|| align=right|2,94|| align=right|4,467||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48389)||1979 MV8|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|3,790||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(48390)||1979 ON1|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,120|| align=right|6,17|| align=right|5,577||MBA||24. července 1979||Palomar||S. J. Bus
|-
|(48391)||1981 DH2|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,154|| align=right|12,56|| align=right|4,623||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48392)||1981 DV2|| align=right|14,8|| align=right|2,421|| align=right|0,303|| align=right|22,38|| align=right|3,766||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48393)||1981 EB5|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,087|| align=right|7,97|| align=right|4,674||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48394)||1981 EP9|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|5,15|| align=right|3,789||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48395)||1981 ES11|| align=right|15,9|| align=right|2,478|| align=right|0,150|| align=right|4,58|| align=right|3,901||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48396)||1981 EP14|| align=right|15,1|| align=right|2,225|| align=right|0,130|| align=right|5,22|| align=right|3,318||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48397)||1981 EL16|| align=right|14,7|| align=right|2,203|| align=right|0,132|| align=right|7,08|| align=right|3,270||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48398)||1981 EN19|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,161|| align=right|3,49|| align=right|4,535||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48399)||1981 EA21|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,046|| align=right|0,82|| align=right|4,698||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48400)||1981 EZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,838|| align=right|0,042|| align=right|1,54|| align=right|4,781||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48401)||1981 EW27|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,212|| align=right|7,67|| align=right|4,599||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48402)||1981 EH28|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,071|| align=right|2,32|| align=right|3,834||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48403)||1981 EP41|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,173|| align=right|2,47|| align=right|3,775||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48404)||1981 EQ41|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,102|| align=right|4,89|| align=right|4,692||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48405)||1981 EQ46|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,139|| align=right|4,08|| align=right|4,672||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48406)||1981 EQ47|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,787||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(48407)||1981 QL2|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,191|| align=right|5,78|| align=right|3,412||MBA||27. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48408)||1982 VN2|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,185|| align=right|12,29|| align=right|4,060||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(48409)||1984 SL5|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,288|| align=right|13,18|| align=right|4,381||MBA||27. září 1984||Palomar||D. Padgett
|-
|(48410)||1985 QJ5|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,189|| align=right|12,58|| align=right|5,714||MBA||23. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(48411)||1985 RB3|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,323|| align=right|5,36|| align=right|4,124||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48412)||1986 QN1|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,119|| align=right|13,43|| align=right|5,158||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48413)||1986 TB7|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,130|| align=right|9,83|| align=right|5,180||MBA||9. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(48414)||1987 OS|| align=right|15,7|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|7,09|| align=right|3,627||MBA||19. července 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48415) Dehio||1987 QT|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|8,34|| align=right|3,674||MBA||21. srpna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48416)||1988 BM2|| align=right|13,2|| align=right|2,938|| align=right|0,244|| align=right|16,67|| align=right|5,034||MBA||24. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(48417)||1988 CQ2|| align=right|14,1|| align=right|3,038|| align=right|0,245|| align=right|3,23|| align=right|5,295||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48418)||1988 EA1|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,229|| align=right|12,85|| align=right|4,230||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(48419)||1988 RB5|| align=right|14,2|| align=right|2,287|| align=right|0,108|| align=right|7,24|| align=right|3,458||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48420)||1988 RN5|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,161|| align=right|2,32|| align=right|4,510||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48421)||1988 VF|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,262|| align=right|6,37|| align=right|3,426||MBA||3. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(48422) Schrade||1988 VN7|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,171|| align=right|8,19|| align=right|3,479||MBA||3. listopadu 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48423)||1988 WA|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|13,54|| align=right|3,581||MBA||17. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48424) Souchay||1988 XW4|| align=right|13,9|| align=right|2,878|| align=right|0,054|| align=right|1,57|| align=right|4,882||MBA||5. prosince 1988||Kiso||T. Nakamura
|-
|(48425) Tischendorf||1989 CB6|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|2,27|| align=right|3,701||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48426)||1989 EV2|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,076|| align=right|5,96|| align=right|3,642||MBA||2. března 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48427)||1989 SZ2|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,183|| align=right|10,90|| align=right|4,179||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48428)||1989 SV5|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,185|| align=right|6,29|| align=right|4,117||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48429)||1989 SK10|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,177|| align=right|0,62|| align=right|4,227||MBA||28. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48430)||1989 TQ3|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,116|| align=right|13,87|| align=right|4,273||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48431)||1989 TV5|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,313|| align=right|7,14|| align=right|4,339||MBA||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(48432)||1989 TM6|| align=right|15,1|| align=right|2,677|| align=right|0,071|| align=right|4,35|| align=right|4,379||MBA||7. října 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48433)||1989 US1|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,237|| align=right|13,90|| align=right|4,279||MBA||29. října 1989||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(48434) Maxbeckmann||1989 UN7|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,083|| align=right|1,79|| align=right|4,333||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48435) Jaspers||1989 UR7|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,146|| align=right|9,11|| align=right|4,554||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48436)||1989 VK|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,311|| align=right|3,10|| align=right|4,244||MBA||2. listopadu 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(48437)||1989 VM1|| align=right|16,9|| align=right|2,202|| align=right|0,176|| align=right|5,82|| align=right|3,268||MBA||3. listopadu 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48438)||1989 WJ2|| align=right|10,2|| align=right|5,106|| align=right|0,033|| align=right|31,45|| align=right|11,54||JUT||21. listopadu 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48439)||1989 WR2|| align=right|13,0|| align=right|2,683|| align=right|0,243|| align=right|13,29|| align=right|4,395||MBA||20. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48440)||1989 YO2|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,140|| align=right|6,61|| align=right|3,345||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48441)||1990 ET1|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,123|| align=right|5,46|| align=right|3,417||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48442)||1990 GF|| align=right|14,7|| align=right|2,869|| align=right|0,069|| align=right|1,02|| align=right|4,859||MBA||15. dubna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48443)||1990 HY5|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,133|| align=right|2,09|| align=right|3,726||MBA||29. dubna 1990||Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(48444)||1990 QQ7|| align=right|13,4|| align=right|3,179|| align=right|0,083|| align=right|10,38|| align=right|5,668||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48445)||1990 QX7|| align=right|14,1|| align=right|3,219|| align=right|0,165|| align=right|1,81|| align=right|5,776||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48446)||1990 RB1|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,213|| align=right|10,53|| align=right|5,647||MBA||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48447)||1990 TK2|| align=right|12,9|| align=right|3,212|| align=right|0,071|| align=right|15,53|| align=right|5,757||MBA||10. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48448)||1990 WR2|| align=right|13,6|| align=right|2,542|| align=right|0,252|| align=right|9,00|| align=right|4,051||MBA||21. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48449)||1991 EK4|| align=right|15,6|| align=right|2,149|| align=right|0,080|| align=right|2,84|| align=right|3,150||MBA||12. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48450)||1991 NA|| align=right|15,1|| align=right|2,385|| align=right|0,331|| align=right|11,76|| align=right|3,682||MBA||7. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48451)||1991 PC3|| align=right|13,4|| align=right|3,082|| align=right|0,094|| align=right|13,19|| align=right|5,411||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48452)||1991 PH7|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,242|| align=right|2,62|| align=right|3,558||MBA||6. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48453)||1991 PT9|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,218|| align=right|24,75|| align=right|3,458||MBA||13. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48454)||1991 PP12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,243|| align=right|1,87|| align=right|3,583||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48455)||1991 PK13|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,211|| align=right|6,54|| align=right|3,602||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48456) Wilhelmwien||1991 RG3|| align=right|13,8|| align=right|3,044|| align=right|0,088|| align=right|19,48|| align=right|5,311||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48457)||1991 RO3|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,076|| align=right|6,30|| align=right|3,576||MBA||12. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48458) Merian||1991 RG5|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,136|| align=right|11,78|| align=right|5,528||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48459)||1991 RO5|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,164|| align=right|6,54|| align=right|3,544||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48460)||1991 RH6|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,659||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48461)||1991 RN6|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,245|| align=right|10,35|| align=right|3,567||MBA||7. září 1991||Palomar||E. F. Helin; S. Cohen
|-
|(48462)||1991 RT6|| align=right|12,4|| align=right|3,171|| align=right|0,086|| align=right|20,22|| align=right|5,646||MBA||3. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48463)||1991 RH14|| align=right|14,4|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|6,56|| align=right|3,578||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48464)||1991 RA17|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,161|| align=right|7,25|| align=right|3,492||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48465)||1991 RS20|| align=right|12,6|| align=right|2,930|| align=right|0,100|| align=right|3,11|| align=right|5,016||MBA||14. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48466)||1991 RY29|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,149|| align=right|6,02|| align=right|3,477||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48467)||1991 SB1|| align=right|15,2|| align=right|2,342|| align=right|0,137|| align=right|7,34|| align=right|3,583||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48468)||1991 SS1|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,369|| align=right|5,75|| align=right|3,650||MBA||29. září 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48469)||1991 TQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,329|| align=right|0,218|| align=right|24,67|| align=right|3,554||MBA||10. října 1991||Palomar||J. Alu
|-
|(48470)||1991 TC2|| align=right|14,8|| align=right|1,922|| align=right|0,120|| align=right|24,98|| align=right|2,663||MBA||10. října 1991||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(48471)||1991 TV2|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,179|| align=right|8,21|| align=right|3,771||MBA||7. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48472) Mössbauer||1991 TJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,063|| align=right|5,26|| align=right|3,545||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48473)||1991 TU9|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,161|| align=right|3,28|| align=right|3,659||MBA||6. října 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48474)||1991 UR|| align=right|14,3|| align=right|2,320|| align=right|0,129|| align=right|6,93|| align=right|3,532||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48475)||1991 UD2|| align=right|12,5|| align=right|3,044|| align=right|0,057|| align=right|11,37|| align=right|5,310||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48476)||1991 UP3|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,204|| align=right|3,21|| align=right|3,600||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48477)||1991 VV|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,209|| align=right|23,63|| align=right|3,566||MBA||2. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48478)||1991 VF3|| align=right|14,8|| align=right|2,425|| align=right|0,234|| align=right|15,80|| align=right|3,776||MBA||3. listopadu 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48479)||1991 XF|| align=right|15,0|| align=right|2,402|| align=right|0,226|| align=right|6,40|| align=right|3,723||MBA||4. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48480) Falk||1991 YK1|| align=right|13,9|| align=right|3,181|| align=right|0,163|| align=right|8,46|| align=right|5,672||MBA||28. prosince 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48481)||1992 BZ3|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,118|| align=right|7,35|| align=right|3,664||MBA||28. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48482)||1992 CN|| align=right|13,8|| align=right|3,163|| align=right|0,113|| align=right|6,12|| align=right|5,624||MBA||5. února 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(48483)||1992 CB3|| align=right|14,8|| align=right|2,466|| align=right|0,090|| align=right|4,58|| align=right|3,871||MBA||2. února 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48484)||1992 ET1|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,122|| align=right|7,34|| align=right|4,380||MBA||11. března 1992||Kitt Peak||A. Dunn
|-
|(48485)||1992 EX4|| align=right|14,5|| align=right|2,586|| align=right|0,102|| align=right|14,21|| align=right|4,157||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48486)||1992 EG5|| align=right|16,1|| align=right|2,469|| align=right|0,148|| align=right|4,65|| align=right|3,879||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48487)||1992 EY5|| align=right|13,9|| align=right|2,540|| align=right|0,096|| align=right|14,14|| align=right|4,048||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48488)||1992 EN12|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,075|| align=right|3,09|| align=right|4,085||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48489)||1992 EZ28|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,124|| align=right|13,41|| align=right|4,096||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(48490)||1992 GD4|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,137|| align=right|6,67|| align=right|4,110||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48491)||1992 HG5|| align=right|13,0|| align=right|3,130|| align=right|0,161|| align=right|17,02|| align=right|5,538||MBA||24. dubna 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(48492)||1992 SS17|| align=right|14,2|| align=right|2,938|| align=right|0,029|| align=right|1,70|| align=right|5,034||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(48493)||1992 WG|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,137|| align=right|12,41|| align=right|5,286||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48494)||1992 WM|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,078|| align=right|7,56|| align=right|3,444||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48495)||1993 BB|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,140|| align=right|5,80|| align=right|3,484||MBA||16. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(48496)||1993 BM3|| align=right|15,3|| align=right|2,335|| align=right|0,059|| align=right|6,57|| align=right|3,567||MBA||26. ledna 1993||Kitt Peak||T. J. Balonek
|-
|(48497)||1993 BQ5|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|2,29|| align=right|3,721||MBA||27. ledna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48498)||1993 BS6|| align=right|12,3|| align=right|3,183|| align=right|0,148|| align=right|18,98|| align=right|5,677||MBA||30. ledna 1993||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(48499)||1993 BV7|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,029|| align=right|3,43|| align=right|5,367||MBA||23. ledna 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48500)||1993 DU2|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,117|| align=right|4,88|| align=right|5,430||MBA||20. února 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48501)||1993 FM|| align=right|13,1|| align=right|3,161|| align=right|0,181|| align=right|1,21|| align=right|5,620||MBA||23. března 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(48502)||1993 FL5|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,187|| align=right|3,14|| align=right|3,897||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48503)||1993 FN6|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,078|| align=right|7,01|| align=right|3,765||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48504)||1993 FK9|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,089|| align=right|5,76|| align=right|3,588||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48505)||1993 FM10|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,140|| align=right|2,51|| align=right|3,777||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48506)||1993 FO10|| align=right|13,7|| align=right|3,150|| align=right|0,188|| align=right|16,52|| align=right|5,589||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48507)||1993 FS11|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,063|| align=right|6,85|| align=right|3,590||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48508)||1993 FF12|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,035|| align=right|10,23|| align=right|5,759||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48509)||1993 FQ12|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,115|| align=right|3,46|| align=right|3,703||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48510)||1993 FP13|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,068|| align=right|7,81|| align=right|3,581||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48511)||1993 FR13|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|6,17|| align=right|3,701||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48512)||1993 FU15|| align=right|13,7|| align=right|3,047|| align=right|0,213|| align=right|8,82|| align=right|5,317||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48513)||1993 FB22|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|1,18|| align=right|3,710||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48514)||1993 FN22|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,234|| align=right|3,80|| align=right|4,068||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48515)||1993 FO24|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,164|| align=right|4,62|| align=right|5,625||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48516)||1993 FL25|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,244|| align=right|13,87|| align=right|5,610||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48517)||1993 FR25|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|1,54|| align=right|3,668||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48518)||1993 FB29|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,160|| align=right|4,51|| align=right|3,850||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48519)||1993 FC37|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,111|| align=right|6,06|| align=right|3,759||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48520)||1993 FK45|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,112|| align=right|1,29|| align=right|3,764||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48521)||1993 FV50|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,636||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48522)||1993 FF54|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,055|| align=right|8,85|| align=right|5,745||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48523)||1993 FY55|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,228|| align=right|5,41|| align=right|4,084||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48524)||1993 FY78|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|5,691||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48525)||1993 GB|| align=right|14,0|| align=right|2,441|| align=right|0,192|| align=right|9,84|| align=right|3,814||MBA||14. dubna 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(48526)||1993 HL3|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,715||MBA||20. dubna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48527)||1993 LC1|| align=right|16,5|| align=right|1,955|| align=right|0,081|| align=right|21,59|| align=right|2,732||MBA||13. června 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48528)||1993 OC3|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,137|| align=right|3,92|| align=right|4,086||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48529)||1993 OV10|| align=right|14,1|| align=right|3,986|| align=right|0,231|| align=right|2,17|| align=right|7,957||HLD||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48530)||1993 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,060|| align=right|14,00|| align=right|4,121||MBA||12. srpna 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(48531)||1993 PP|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,160|| align=right|3,99|| align=right|4,066||MBA||13. srpna 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48532)||1993 PL7|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,153|| align=right|13,72|| align=right|4,239||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48533)||1993 QU|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,265|| align=right|18,92|| align=right|4,298||MBA||19. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48534)||1993 QM4|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,062|| align=right|1,97|| align=right|4,362||MBA||18. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48535)||1993 RD4|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,157|| align=right|3,75|| align=right|4,254||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48536)||1993 RS6|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,026|| align=right|2,63|| align=right|4,281||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48537)||1993 RO7|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,182|| align=right|3,65|| align=right|4,207||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48538)||1993 RF15|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,216|| align=right|1,76|| align=right|4,435||MBA||15. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(48539)||1993 SD11|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,107|| align=right|2,93|| align=right|4,567||MBA||22. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(48540)||1993 TW8|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,257|| align=right|14,54|| align=right|4,344||MBA||11. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48541)||1993 TV10|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,149|| align=right|11,36|| align=right|4,372||MBA||15. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48542)||1993 TN13|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,230|| align=right|4,02|| align=right|4,320||MBA||14. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(48543)||1993 TJ14|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,151|| align=right|9,40|| align=right|4,578||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48544)||1993 TO15|| align=right|14,4|| align=right|2,761|| align=right|0,083|| align=right|2,19|| align=right|4,586||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48545)||1993 TZ16|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,122|| align=right|5,02|| align=right|4,486||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48546)||1993 TM19|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,092|| align=right|4,09|| align=right|4,628||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48547)||1993 TJ20|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,088|| align=right|13,33|| align=right|4,445||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48548)||1993 TM25|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,272|| align=right|3,87|| align=right|4,441||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48549)||1993 TP25|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,095|| align=right|6,85|| align=right|4,706||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48550)||1993 TU25|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,022|| align=right|6,04|| align=right|4,519||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48551)||1993 TR28|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,060|| align=right|3,69|| align=right|4,480||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48552)||1993 TN31|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,117|| align=right|9,82|| align=right|4,629||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48553)||1993 TS31|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,104|| align=right|4,05|| align=right|4,615||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48554)||1993 TL32|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,090|| align=right|2,67|| align=right|4,407||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48555)||1993 TW32|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,087|| align=right|3,32|| align=right|4,521||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48556)||1993 TK33|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,106|| align=right|5,07|| align=right|4,477||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48557)||1993 TJ37|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,536||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48558)||1993 TL38|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,157|| align=right|6,26|| align=right|4,590||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48559)||1993 TJ39|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|4,578||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48560)||1993 UX2|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,192|| align=right|14,40|| align=right|4,511||MBA||20. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48561)||1993 UZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,256|| align=right|30,17|| align=right|4,339||MBA||21. října 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48562)||1993 UZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,034|| align=right|5,16|| align=right|4,520||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48563)||1994 AP5|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,107|| align=right|0,77|| align=right|5,385||MBA||5. ledna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48564)||1994 BL3|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,186|| align=right|5,25|| align=right|4,552||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(48565)||1994 CA9|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,116|| align=right|0,77|| align=right|3,260||MBA||8. února 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(48566)||1994 CH9|| align=right|13,6|| align=right|3,207|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|5,742||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48567)||1994 CH14|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|6,14|| align=right|3,370||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48568)||1994 CO14|| align=right|13,4|| align=right|3,012|| align=right|0,137|| align=right|11,43|| align=right|5,228||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48569)||1994 EN|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,082|| align=right|10,07|| align=right|5,447||MBA||6. března 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(48570)||1994 EA2|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,300|| align=right|7,99|| align=right|3,274||MBA||9. března 1994||Palomar||E. F. Helin
|-
|(48571)||1994 ER5|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,122|| align=right|3,84|| align=right|3,409||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48572)||1994 EJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,048|| align=right|4,97|| align=right|3,318||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48573)||1994 JX5|| align=right|14,0|| align=right|3,278|| align=right|0,058|| align=right|5,50|| align=right|5,935||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48574)||1994 JG6|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,097|| align=right|8,34|| align=right|5,575||MBA||4. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48575) Hawaii||1994 NN|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,108|| align=right|10,37|| align=right|5,355||MBA||4. července 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(48576)||1994 NN2|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,235|| align=right|22,50|| align=right|3,577||MBA||11. července 1994||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(48577)||1994 PD8|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|3,712||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48578)||1994 PL11|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,108|| align=right|5,35|| align=right|3,745||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48579)||1994 PW11|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,266|| align=right|5,15|| align=right|4,066||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48580)||1994 PD17|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|11,46|| align=right|3,759||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48581)||1994 PV19|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|1,20|| align=right|3,744||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48582)||1994 PF25|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,195|| align=right|2,27|| align=right|3,833||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48583)||1994 PE35|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,161|| align=right|3,13|| align=right|3,652||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48584)||1994 PF37|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,092|| align=right|5,86|| align=right|3,826||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48585)||1994 PK37|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|4,02|| align=right|3,663||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48586)||1994 PE39|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,113|| align=right|6,29|| align=right|3,870||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48587)||1994 PO39|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,164|| align=right|2,02|| align=right|3,810||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48588) Raschröder||1994 RP11|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,147|| align=right|5,74|| align=right|3,690||MBA||2. září 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48589)||1994 RW17|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,138|| align=right|0,83|| align=right|3,852||MBA||3. září 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48590)||1994 TY2|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,272|| align=right|10,84|| align=right|3,826||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48591)||1994 TB3|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,151|| align=right|14,60|| align=right|4,194||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48592)||1994 TP5|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,128|| align=right|2,98|| align=right|3,823||MBA||4. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48593)||1994 VF|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,180|| align=right|1,79|| align=right|4,004||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48594)||1994 VA2|| align=right|13,4|| align=right|2,532|| align=right|0,167|| align=right|14,04|| align=right|4,028||MBA||3. listopadu 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(48595)||1994 VH2|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,060|| align=right|15,91|| align=right|4,168||MBA||9. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48596)||1994 VY6|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,278|| align=right|3,04|| align=right|4,074||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48597)||1994 XP4|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,203|| align=right|3,69|| align=right|4,145||MBA||3. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48598)||1994 XD5|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,109|| align=right|5,37|| align=right|4,124||MBA||9. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48599)||1994 YS|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,101|| align=right|5,56|| align=right|4,204||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48600)||1994 YZ|| align=right|13,9|| align=right|2,603|| align=right|0,197|| align=right|12,91|| align=right|4,199||MBA||28. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48601)||1995 BL|| align=right|14,8|| align=right|1,945|| align=right|0,066|| align=right|17,99|| align=right|2,713||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48602)||1995 BV1|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,139|| align=right|10,84|| align=right|4,362||MBA||27. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48603)||1995 BC2|| align=right|17,3|| align=right|1,919|| align=right|0,430|| align=right|5,03|| align=right|2,657||AMR||30. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48604)||1995 CV|| align=right|12,6|| align=right|5,203|| align=right|0,086|| align=right|7,06|| align=right|11,87||JUT||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48605)||1995 CW1|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,135|| align=right|25,05|| align=right|4,580||MBA||7. února 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48606)||1995 DH|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,246|| align=right|28,17|| align=right|4,356||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48607)||1995 DS2|| align=right|13,7|| align=right|2,705|| align=right|0,289|| align=right|10,33|| align=right|4,447||MBA||20. února 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48608)||1995 DW8|| align=right|13,9|| align=right|2,916|| align=right|0,027|| align=right|2,64|| align=right|4,979||MBA||24. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48609)||1995 DE14|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|1,40|| align=right|4,316||MBA||19. února 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48610)||1995 EF6|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,176|| align=right|4,41|| align=right|4,388||MBA||2. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48611)||1995 FS6|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,169|| align=right|9,04|| align=right|4,557||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48612)||1995 FX6|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,115|| align=right|12,20|| align=right|4,594||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48613)||1995 FM11|| align=right|16,1|| align=right|2,155|| align=right|0,139|| align=right|3,76|| align=right|3,163||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48614)||1995 FP14|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,086|| align=right|3,73|| align=right|5,037||MBA||27. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48615)||1995 FG16|| align=right|14,5|| align=right|3,008|| align=right|0,176|| align=right|14,97|| align=right|5,215||MBA||28. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48616)||1995 GP7|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,112|| align=right|5,33|| align=right|4,686||MBA||2. dubna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48617)||1995 HR2|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,132|| align=right|11,47|| align=right|5,181||MBA||25. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48618)||1995 HB4|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,227|| align=right|3,89|| align=right|4,539||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48619)||1995 KV|| align=right|16,2|| align=right|2,193|| align=right|0,216|| align=right|6,10|| align=right|3,246||MBA||21. května 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48620)||1995 MN5|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,086|| align=right|9,84|| align=right|5,209||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48621)||1995 OC|| align=right|16,0|| align=right|2,205|| align=right|0,276|| align=right|2,87|| align=right|3,274||MBA||19. července 1995||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(48622)||1995 OA10|| align=right|16,2|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|5,55|| align=right|3,313||MBA||30. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48623)||1995 OV12|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,219|| align=right|5,87|| align=right|3,330||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48624)||1995 PM|| align=right|15,9|| align=right|2,189|| align=right|0,168|| align=right|5,28|| align=right|3,238||MBA||4. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48625)||1995 QF|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,187|| align=right|5,16|| align=right|3,310||MBA||16. srpna 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(48626)||1995 QJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,129|| align=right|6,02|| align=right|3,541||MBA||20. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48627)||1995 QX14|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,215|| align=right|4,18|| align=right|3,320||MBA||28. srpna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48628) Janetfender||1995 RD|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,107|| align=right|8,03|| align=right|3,438||MBA||7. září 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(48629)||1995 SP|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,191|| align=right|9,26|| align=right|3,541||MBA||18. září 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48630)||1995 SC7|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,406||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48631)||1995 SK29|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,200|| align=right|4,56|| align=right|3,342||MBA||26. září 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(48632)||1995 SV29|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|7,07|| align=right|3,372||MBA||29. září 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(48633)||1995 SH38|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,128|| align=right|3,66|| align=right|4,421||MBA||24. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48634)||1995 SE44|| align=right|13,2|| align=right|3,394|| align=right|0,050|| align=right|6,85|| align=right|6,251||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48635)||1995 SU52|| align=right|14,8|| align=right|2,267|| align=right|0,156|| align=right|5,26|| align=right|3,412||MBA||20. září 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48636)||1995 SS53|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,222|| align=right|3,71|| align=right|3,475||MBA||28. září 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48637)||1995 SU87|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,383||MBA||26. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48638)||1995 TB|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,187|| align=right|4,76|| align=right|3,597||MBA||3. října 1995||Kleť||Klet
|-
|(48639)||1995 TL8|| align=right|5,4|| align=right|52,3|| align=right|0,234|| align=right|0,25|| align=right|378||CBW BIN||15. října 1995||Steward||A. Gleason
|-
|(48640)||1995 UD|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,113|| align=right|3,42|| align=right|3,471||MBA||17. října 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(48641)||1995 UA1|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,053|| align=right|6,46|| align=right|3,509||MBA||20. října 1995||Višnjan||K. Korlević; V. Brcic
|-
|(48642)||1995 UH1|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,122|| align=right|7,08|| align=right|3,510||MBA||23. října 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(48643) Allen-Beach||1995 UA2|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|10,15|| align=right|3,508||MBA||20. října 1995||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(48644)||1995 UG7|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,129|| align=right|6,58|| align=right|3,802||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48645)||1995 UF8|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,079|| align=right|14,27|| align=right|3,652||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48646)||1995 UL8|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,173|| align=right|2,83|| align=right|3,619||MBA||27. října 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48647)||1995 UT8|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,126|| align=right|4,25|| align=right|3,356||MBA||27. října 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48648)||1995 UQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|2,50|| align=right|3,549||MBA||17. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48649)||1995 UH37|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|4,12|| align=right|3,559||MBA||21. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48650) Kazanuniversity||1995 UX48|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|0,86|| align=right|3,435||MBA||17. října 1995||Zelenchukskaya Stn||V. J. Solovjov
|-
|(48651)||1995 UC54|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,160|| align=right|2,05|| align=right|3,665||MBA||22. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48652)||1995 VB|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,134|| align=right|4,75|| align=right|3,470||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48653)||1995 VD|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,109|| align=right|2,73|| align=right|3,590||MBA||1. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48654)||1995 VG10|| align=right|17,1|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|0,94|| align=right|3,804||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48655)||1995 VQ12|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,114|| align=right|7,49|| align=right|3,388||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48656)||1995 VN18|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,043|| align=right|5,68|| align=right|3,788||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48657)||1995 WK|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,122|| align=right|7,52|| align=right|3,780||MBA||16. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48658)||1995 WT1|| align=right|14,3|| align=right|2,300|| align=right|0,166|| align=right|5,06|| align=right|3,487||MBA||16. listopadu 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48659)||1995 WX2|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,080|| align=right|4,33|| align=right|3,464||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48660)||1995 WA5|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,248|| align=right|1,11|| align=right|3,565||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48661)||1995 WH5|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,108|| align=right|4,00|| align=right|3,520||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48662)||1995 WK5|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,125|| align=right|3,46|| align=right|3,515||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48663)||1995 WY7|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,263|| align=right|4,45|| align=right|3,486||MBA||29. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48664)||1995 WG9|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,089|| align=right|5,41|| align=right|3,438||MBA||16. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48665)||1995 WL25|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|4,22|| align=right|3,647||MBA||18. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48666)||1995 WU26|| align=right|16,3|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|2,39|| align=right|3,648||MBA||17. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48667)||1995 WS33|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,138|| align=right|4,65|| align=right|3,522||MBA||20. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48668)||1995 XB1|| align=right|12,7|| align=right|3,197|| align=right|0,205|| align=right|9,38|| align=right|5,716||MBA||15. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48669)||1995 YO1|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|7,00|| align=right|3,514||MBA||21. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48670)||1995 YW2|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,244|| align=right|10,36|| align=right|3,623||MBA||26. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48671)||1995 YS3|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,210|| align=right|10,21|| align=right|3,705||MBA||27. prosince 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48672)||1995 YF5|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|3,43|| align=right|3,649||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48673)||1995 YF16|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|6,50|| align=right|4,094||MBA||20. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48674)||1995 YV21|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,200|| align=right|8,87|| align=right|3,486||MBA||17. prosince 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48675)||1995 YA23|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,171|| align=right|0,75|| align=right|3,707||MBA||21. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(48676)||1996 AW6|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,191|| align=right|2,80|| align=right|3,689||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48677)||1996 AQ7|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,144|| align=right|2,23|| align=right|3,715||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48678)||1996 AP12|| align=right|15,8|| align=right|2,463|| align=right|0,021|| align=right|6,28|| align=right|3,864||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48679)||1996 AL19|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,080|| align=right|5,90|| align=right|3,743||MBA||15. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48680)||1996 BU|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,119|| align=right|7,03|| align=right|3,720||MBA||17. ledna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48681) Zeilinger||1996 BZ|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,139|| align=right|6,43|| align=right|3,822||MBA||21. ledna 1996||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(48682)||1996 BP1|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,171|| align=right|4,07|| align=right|3,820||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48683)||1996 BQ1|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,204|| align=right|4,20|| align=right|3,633||MBA||23. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48684)||1996 EP|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|1,90|| align=right|3,718||MBA||14. března 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(48685)||1996 EW|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|13,70|| align=right|4,074||MBA||15. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48686)||1996 EM1|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,203|| align=right|10,91|| align=right|4,166||MBA||10. března 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48687)||1996 EO6|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,168|| align=right|13,42|| align=right|4,111||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48688)||1996 FM2|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,136|| align=right|3,43|| align=right|3,912||MBA||17. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48689)||1996 GP1|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,045|| align=right|22,14|| align=right|4,327||MBA||8. dubna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48690)||1996 GP4|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,009|| align=right|3,99|| align=right|4,566||MBA||11. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48691)||1996 GP6|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,021|| align=right|3,06|| align=right|4,430||MBA||12. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48692)||1996 GE20|| align=right|13,4|| align=right|2,705|| align=right|0,055|| align=right|4,62|| align=right|4,448||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48693)||1996 GH20|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,082|| align=right|2,46|| align=right|4,392||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48694)||1996 HP|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,093|| align=right|14,47|| align=right|4,150||MBA||18. dubna 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48695)||1996 HG7|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,088|| align=right|11,17|| align=right|4,278||MBA||18. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48696)||1996 HJ8|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,209|| align=right|3,61|| align=right|4,191||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48697)||1996 HX14|| align=right|14,6|| align=right|2,696|| align=right|0,019|| align=right|4,60|| align=right|4,427||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48698)||1996 HJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,084|| align=right|1,70|| align=right|4,640||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48699)||1996 HN21|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,148|| align=right|12,80|| align=right|4,569||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48700)||1996 HZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,089|| align=right|15,00|| align=right|4,251||MBA||17. dubna 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48701)||1996 HD22|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,111|| align=right|13,44|| align=right|4,236||MBA||18. dubna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48702)||1996 JE|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,065|| align=right|15,64|| align=right|4,371||MBA||6. května 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(48703)||1996 JQ|| align=right|16,1|| align=right|1,916|| align=right|0,107|| align=right|21,35|| align=right|2,651||MBA||12. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48704)||1996 JR2|| align=right|13,5|| align=right|2,742|| align=right|0,266|| align=right|16,70|| align=right|4,540||MBA||14. května 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48705)||1996 JR3|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,007|| align=right|5,61|| align=right|4,375||MBA||9. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48706)||1996 JF9|| align=right|15,8|| align=right|2,998|| align=right|0,200|| align=right|6,94|| align=right|5,191||MBA||12. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48707)||1996 KR1|| align=right|15,3|| align=right|1,935|| align=right|0,105|| align=right|19,56|| align=right|2,691||MBA||19. května 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48708)||1996 LM2|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,157|| align=right|8,01|| align=right|4,326||MBA||8. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48709)||1996 LX2|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,066|| align=right|6,64|| align=right|3,705||MBA||11. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48710)||1996 LB3|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,179|| align=right|14,58|| align=right|4,502||MBA||8. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48711)||1996 ND5|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,180|| align=right|0,47|| align=right|5,636||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48712)||1996 OV2|| align=right|14,8|| align=right|2,890|| align=right|0,032|| align=right|2,66|| align=right|4,912||MBA||26. července 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(48713)||1996 PT1|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|5,93|| align=right|5,640||MBA||9. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48714)||1996 PB8|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,292|| align=right|2,25|| align=right|5,702||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48715)||1996 RP2|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|5,669||MBA||13. září 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(48716)||1996 RH3|| align=right|14,5|| align=right|3,178|| align=right|0,182|| align=right|4,89|| align=right|5,664||MBA||13. září 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48717)||1996 RR5|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,370|| align=right|22,86|| align=right|5,609||MBA||15. září 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(48718)||1996 RZ15|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,165|| align=right|10,79|| align=right|5,436||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48719)||1996 RU25|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,209|| align=right|0,59|| align=right|5,682||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48720)||1996 SD7|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,206|| align=right|6,93|| align=right|3,796||MBA||29. září 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(48721)||1996 UJ2|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,095|| align=right|9,03|| align=right|5,123||MBA||17. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48722)||1996 VZ20|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,149|| align=right|11,70|| align=right|5,623||MBA||8. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48723)||1996 XF22|| align=right|15,8|| align=right|2,164|| align=right|0,095|| align=right|4,15|| align=right|3,183||MBA||8. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48724)||1996 XZ26|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,154|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||8. prosince 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48725)||1997 AQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,096|| align=right|4,80|| align=right|3,439||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48726)||1997 AZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,160|| align=right|8,89|| align=right|3,410||MBA||10. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48727)||1997 AL18|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|3,426||MBA||15. ledna 1997||Kleť||Klet
|-
|(48728)||1997 AM20|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,544||MBA||11. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48729)||1997 AG22|| align=right|15,7|| align=right|2,164|| align=right|0,057|| align=right|1,28|| align=right|3,183||MBA||14. ledna 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(48730)||1997 BD3|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,081|| align=right|2,54|| align=right|3,406||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48731)||1997 BV3|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,348||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48732)||1997 CM4|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,106|| align=right|4,91|| align=right|3,368||MBA||3. února 1997||Kleť||Klet
|-
|(48733)||1997 CK6|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,063|| align=right|6,51|| align=right|3,521||MBA||3. února 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48734)||1997 CZ16|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,048|| align=right|6,25|| align=right|3,445||MBA||6. února 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(48735)||1997 CX19|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,135|| align=right|4,73|| align=right|3,493||MBA||12. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48736) Ehime||1997 DL|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,159|| align=right|4,97|| align=right|3,388||MBA||27. února 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(48737) Cusinato||1997 ER11|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,190|| align=right|1,30|| align=right|3,590||MBA||8. března 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(48738)||1997 ER16|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|0,89|| align=right|3,765||MBA||5. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48739)||1997 EV17|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,058|| align=right|6,16|| align=right|3,554||MBA||3. března 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48740)||1997 EF32|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,239|| align=right|1,54|| align=right|3,764||MBA||11. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48741)||1997 EO42|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,214|| align=right|1,66|| align=right|3,635||MBA||10. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48742)||1997 EE47|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,076|| align=right|0,79|| align=right|3,717||MBA||12. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48743)||1997 EE57|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|2,09|| align=right|3,677||MBA||10. března 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48744)||1997 FY2|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,098|| align=right|5,49|| align=right|3,506||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48745)||1997 GA|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,070|| align=right|4,77|| align=right|3,627||MBA||1. dubna 1997||Modra||Modra
|-
|(48746)||1997 GE1|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|3,557||MBA||2. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48747)||1997 GD2|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,184|| align=right|5,28|| align=right|3,568||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48748)||1997 GV3|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,066|| align=right|7,38|| align=right|3,473||MBA||3. dubna 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48749)||1997 GZ6|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,100|| align=right|3,47|| align=right|3,564||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48750)||1997 GG8|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,062|| align=right|5,83|| align=right|3,724||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48751)||1997 GM8|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,148|| align=right|5,85|| align=right|3,818||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48752)||1997 GH9|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,145|| align=right|6,02|| align=right|3,774||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48753)||1997 GC19|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,120|| align=right|6,99|| align=right|3,772||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48754)||1997 GJ22|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,080|| align=right|4,99|| align=right|4,010||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48755)||1997 GQ24|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,118|| align=right|2,70|| align=right|3,755||MBA||7. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48756)||1997 GO28|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,748||MBA||11. dubna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48757)||1997 GC33|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,124|| align=right|2,75|| align=right|3,416||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48758)||1997 GX35|| align=right|15,3|| align=right|2,364|| align=right|0,109|| align=right|4,95|| align=right|3,635||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48759)||1997 GB36|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,161|| align=right|6,99|| align=right|3,382||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48760)||1997 HM11|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,113|| align=right|2,02|| align=right|4,148||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48761)||1997 HV11|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,107|| align=right|6,81|| align=right|3,500||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48762)||1997 HD13|| align=right|15,9|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|0,48|| align=right|3,654||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48763)||1997 JZ|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,128|| align=right|13,64|| align=right|3,697||MBA||2. května 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48764)||1997 JJ10|| align=right|11,5|| align=right|5,227|| align=right|0,091|| align=right|25,59|| align=right|11,95||JUT||5. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48765)||1997 JN13|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|2,45|| align=right|3,790||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48766)||1997 JY13|| align=right|14,5|| align=right|2,376|| align=right|0,150|| align=right|1,34|| align=right|3,662||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48767)||1997 JG15|| align=right|11,6|| align=right|5,256|| align=right|0,066|| align=right|29,00|| align=right|12,05||JUT||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48768)||1997 KE|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,178|| align=right|13,49|| align=right|4,215||MBA||29. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48769)||1997 MJ|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,192|| align=right|18,09|| align=right|4,127||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48770)||1997 MO3|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,108|| align=right|4,25|| align=right|4,145||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48771)||1997 MJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,113|| align=right|7,35|| align=right|4,209||MBA||27. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48772)||1997 MR9|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,124|| align=right|12,11|| align=right|4,537||MBA||27. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48773)||1997 PS|| align=right|14,8|| align=right|2,677|| align=right|0,213|| align=right|10,51|| align=right|4,379||MBA||3. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(48774) Anngower||1997 PO2|| align=right|15,1|| align=right|2,569|| align=right|0,066|| align=right|6,49|| align=right|4,116||MBA||10. srpna 1997||Dominion||D. D. Balam
|-
|(48775)||1997 QL|| align=right|14,6|| align=right|2,737|| align=right|0,052|| align=right|8,55|| align=right|4,528||MBA||24. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(48776)||1997 QT|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,193|| align=right|7,87|| align=right|4,878||MBA||27. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(48777)||1997 QE5|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,290|| align=right|8,10|| align=right|4,682||MBA||25. srpna 1997||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48778) Shokoyukako||1997 RE|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,159|| align=right|9,85|| align=right|4,676||MBA||1. září 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(48779)||1997 RH|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,088|| align=right|1,45|| align=right|4,415||MBA||1. září 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(48780)||1997 RA2|| align=right|15,1|| align=right|2,880|| align=right|0,145|| align=right|2,93|| align=right|4,887||MBA||4. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(48781)||1997 SL|| align=right|15,3|| align=right|2,858|| align=right|0,244|| align=right|1,84|| align=right|4,830||MBA||20. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48782)||1997 SP|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,147|| align=right|9,66|| align=right|4,540||MBA||20. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48783)||1997 SR|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,171|| align=right|11,90|| align=right|4,484||MBA||20. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48784)||1997 SX|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,099|| align=right|10,58|| align=right|5,368||MBA||17. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48785) Pitter||1997 SA2|| align=right|14,1|| align=right|2,989|| align=right|0,108|| align=right|2,75|| align=right|5,167||MBA||23. září 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(48786)||1997 SH4|| align=right|14,3|| align=right|2,957|| align=right|0,160|| align=right|4,06|| align=right|5,084||MBA||27. září 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48787)||1997 SY4|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,087|| align=right|8,07|| align=right|4,491||MBA||26. září 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48788)||1997 SL6|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,167|| align=right|12,19|| align=right|4,309||MBA||23. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48789)||1997 SV12|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|4,566||MBA||28. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48790)||1997 SH30|| align=right|15,5|| align=right|2,898|| align=right|0,106|| align=right|0,98|| align=right|4,934||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48791)||1997 SD33|| align=right|15,0|| align=right|3,196|| align=right|0,146|| align=right|0,25|| align=right|5,713||MBA||29. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48792)||1997 SC34|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,137|| align=right|15,32|| align=right|5,344||MBA||17. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48793)||1997 TK8|| align=right|15,3|| align=right|2,705|| align=right|0,032|| align=right|5,68|| align=right|4,448||MBA||4. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48794) Stolzová||1997 TY8|| align=right|14,9|| align=right|2,861|| align=right|0,027|| align=right|7,04|| align=right|4,838||MBA||5. října 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(48795)||1997 TB10|| align=right|14,9|| align=right|3,023|| align=right|0,286|| align=right|0,89|| align=right|5,256||MBA||6. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(48796)||1997 TE11|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,147|| align=right|9,14|| align=right|4,659||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48797)||1997 TV12|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,033|| align=right|0,87|| align=right|5,035||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48798)||1997 TS18|| align=right|14,0|| align=right|2,766|| align=right|0,131|| align=right|8,35|| align=right|4,600||MBA||6. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48799)||1997 TX18|| align=right|14,8|| align=right|2,852|| align=right|0,045|| align=right|2,98|| align=right|4,817||MBA||8. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48800)||1997 TS22|| align=right|14,4|| align=right|2,925|| align=right|0,063|| align=right|1,58|| align=right|5,002||MBA||5. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48801)||1997 UC1|| align=right|14,8|| align=right|2,792|| align=right|0,226|| align=right|7,81|| align=right|4,665||MBA||22. října 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(48802)||1997 UU8|| align=right|13,9|| align=right|3,183|| align=right|0,154|| align=right|2,72|| align=right|5,678||MBA||25. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48803)||1997 UN10|| align=right|13,9|| align=right|3,034|| align=right|0,049|| align=right|8,86|| align=right|5,284||MBA||29. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48804)||1997 UE12|| align=right|15,6|| align=right|2,953|| align=right|0,106|| align=right|2,12|| align=right|5,073||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48805)||1997 UY13|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,048|| align=right|5,40|| align=right|5,218||MBA||23. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48806)||1997 UB21|| align=right|14,2|| align=right|3,137|| align=right|0,148|| align=right|14,23|| align=right|5,554||MBA||30. října 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48807) Takahata||1997 UT21|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,136|| align=right|12,21|| align=right|5,155||MBA||22. října 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48808)||1997 VK3|| align=right|14,2|| align=right|3,003|| align=right|0,199|| align=right|2,49|| align=right|5,202||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48809)||1997 VX4|| align=right|15,3|| align=right|3,042|| align=right|0,258|| align=right|1,26|| align=right|5,306||MBA||4. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(48810)||1997 VA7|| align=right|13,8|| align=right|2,800|| align=right|0,110|| align=right|16,76|| align=right|4,684||MBA||14. listopadu 1997||Stroncone||Stroncone
|-
|(48811)||1997 WH|| align=right|13,6|| align=right|3,244|| align=right|0,069|| align=right|10,08|| align=right|5,842||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48812)||1997 WL|| align=right|13,1|| align=right|2,805|| align=right|0,032|| align=right|7,70|| align=right|4,697||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48813)||1997 WJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,097|| align=right|10,13|| align=right|5,162||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48814)||1997 WF2|| align=right|13,4|| align=right|2,915|| align=right|0,182|| align=right|4,94|| align=right|4,977||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48815)||1997 WA3|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,109|| align=right|2,37|| align=right|5,523||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48816)||1997 WP3|| align=right|13,7|| align=right|2,539|| align=right|0,065|| align=right|9,08|| align=right|4,044||MBA||19. listopadu 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48817)||1997 WV13|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,104|| align=right|4,70|| align=right|5,691||MBA||21. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48818)||1997 WE15|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,166|| align=right|0,89|| align=right|5,367||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48819)||1997 WB16|| align=right|14,0|| align=right|3,228|| align=right|0,153|| align=right|14,77|| align=right|5,799||MBA||25. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48820)||1997 WW33|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,143|| align=right|0,47|| align=right|5,489||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48821)||1997 WK35|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,186|| align=right|1,88|| align=right|5,677||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48822)||1997 WY35|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,129|| align=right|11,46|| align=right|5,165||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48823)||1997 WN36|| align=right|12,6|| align=right|3,148|| align=right|0,033|| align=right|23,41|| align=right|5,584||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48824)||1997 WK38|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,183|| align=right|6,78|| align=right|4,651||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48825)||1997 WJ48|| align=right|14,9|| align=right|3,002|| align=right|0,134|| align=right|3,32|| align=right|5,202||MBA||26. listopadu 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48826)||1997 WQ54|| align=right|14,2|| align=right|3,142|| align=right|0,145|| align=right|2,72|| align=right|5,568||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(48827)||1997 YB|| align=right|13,1|| align=right|3,072|| align=right|0,243|| align=right|1,52|| align=right|5,384||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48828)||1997 YU|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,197|| align=right|1,88|| align=right|5,557||MBA||20. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48829)||1997 YH1|| align=right|13,0|| align=right|3,077|| align=right|0,051|| align=right|11,06|| align=right|5,396||MBA||17. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48830)||1997 YN2|| align=right|12,1|| align=right|3,249|| align=right|0,173|| align=right|15,57|| align=right|5,856||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48831)||1997 YG3|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,068|| align=right|8,91|| align=right|5,155||MBA||24. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48832)||1997 YR3|| align=right|12,7|| align=right|2,991|| align=right|0,227|| align=right|17,35|| align=right|5,171||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48833)||1997 YA5|| align=right|13,1|| align=right|2,759|| align=right|0,152|| align=right|16,49|| align=right|4,583||MBA||24. prosince 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48834)||1997 YZ6|| align=right|15,4|| align=right|1,873|| align=right|0,099|| align=right|19,35|| align=right|2,562||MBA||27. prosince 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48835)||1997 YK18|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,087|| align=right|10,71|| align=right|5,187||MBA||22. prosince 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48836)||1998 AW|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,126|| align=right|16,85|| align=right|5,607||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48837)||1998 AR6|| align=right|14,2|| align=right|3,377|| align=right|0,117|| align=right|7,26|| align=right|6,205||MBA||4. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48838)||1998 AF10|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,303|| align=right|12,90|| align=right|5,374||MBA||15. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48839)||1998 BZ1|| align=right|15,2|| align=right|3,024|| align=right|0,204|| align=right|2,72|| align=right|5,257||MBA||19. ledna 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(48840)||1998 BR4|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,216|| align=right|3,74|| align=right|5,751||MBA||17. ledna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48841)||1998 BB19|| align=right|13,3|| align=right|3,144|| align=right|0,173|| align=right|9,40|| align=right|5,574||MBA||27. ledna 1998||Sormano||A. Testa; P. Ghezzi
|-
|(48842)||1998 BA44|| align=right|12,7|| align=right|3,145|| align=right|0,074|| align=right|15,69|| align=right|5,578||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(48843)||1998 BN44|| align=right|13,0|| align=right|3,062|| align=right|0,099|| align=right|8,57|| align=right|5,358||MBA||22. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48844) Belloves||1998 DW|| align=right|16,0|| align=right|1,965|| align=right|0,067|| align=right|17,90|| align=right|2,754||MBA||18. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(48845)||1998 DW8|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,156|| align=right|6,53|| align=right|5,632||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48846)||1998 DC14|| align=right|15,7|| align=right|2,221|| align=right|0,109|| align=right|2,92|| align=right|3,308||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48847)||1998 EW6|| align=right|15,8|| align=right|1,937|| align=right|0,087|| align=right|20,90|| align=right|2,696||MBA||3. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48848)||1998 FD46|| align=right|16,4|| align=right|2,155|| align=right|0,064|| align=right|4,32|| align=right|3,162||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48849)||1998 FW51|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,153|| align=right|5,63|| align=right|3,369||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48850)||1998 FL57|| align=right|16,0|| align=right|2,175|| align=right|0,219|| align=right|0,59|| align=right|3,208||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48851)||1998 FA69|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,185|| align=right|2,95|| align=right|3,313||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48852)||1998 FL72|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,103|| align=right|1,88|| align=right|3,297||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48853)||1998 FN79|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,125|| align=right|3,89|| align=right|3,845||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48854)||1998 FY83|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|13,18|| align=right|4,214||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48855)||1998 FH97|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,195|| align=right|4,62|| align=right|5,609||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48856)||1998 FO103|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,176|| align=right|5,10|| align=right|3,498||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48857)||1998 FU133|| align=right|14,0|| align=right|2,683|| align=right|0,178|| align=right|12,50|| align=right|4,393||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48858)||1998 HS3|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,140|| align=right|10,95|| align=right|3,779||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48859)||1998 HY13|| align=right|16,1|| align=right|2,187|| align=right|0,148|| align=right|4,59|| align=right|3,234||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48860)||1998 HG24|| align=right|15,5|| align=right|2,169|| align=right|0,114|| align=right|3,80|| align=right|3,194||MBA||24. dubna 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(48861)||1998 HR24|| align=right|15,2|| align=right|2,193|| align=right|0,228|| align=right|5,70|| align=right|3,247||MBA||24. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48862)||1998 HE32|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,179|| align=right|1,70|| align=right|3,322||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48863)||1998 HY37|| align=right|15,6|| align=right|2,170|| align=right|0,162|| align=right|2,76|| align=right|3,197||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48864)||1998 HK43|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,288|| align=right|6,33|| align=right|3,386||MBA||25. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48865)||1998 HT46|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,049|| align=right|2,61|| align=right|5,108||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48866)||1998 HW50|| align=right|14,7|| align=right|2,247|| align=right|0,193|| align=right|4,05|| align=right|3,369||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48867)||1998 HR67|| align=right|14,8|| align=right|2,212|| align=right|0,146|| align=right|7,31|| align=right|3,290||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48868)||1998 HB92|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,143|| align=right|6,17|| align=right|3,431||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48869)||1998 HC92|| align=right|15,8|| align=right|2,204|| align=right|0,052|| align=right|4,33|| align=right|3,271||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48870)||1998 HL93|| align=right|15,3|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|3,43|| align=right|3,378||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48871)||1998 HR97|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,126|| align=right|1,82|| align=right|3,306||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48872)||1998 HY98|| align=right|15,8|| align=right|2,206|| align=right|0,215|| align=right|3,57|| align=right|3,277||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48873)||1998 HS99|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,230|| align=right|5,63|| align=right|3,373||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48874)||1998 HW100|| align=right|16,1|| align=right|2,211|| align=right|0,173|| align=right|3,73|| align=right|3,288||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48875)||1998 HF102|| align=right|15,4|| align=right|2,148|| align=right|0,121|| align=right|1,70|| align=right|3,147||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48876)||1998 HE103|| align=right|14,9|| align=right|2,203|| align=right|0,182|| align=right|6,65|| align=right|3,268||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48877)||1998 HZ109|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,104|| align=right|6,54|| align=right|3,431||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48878)||1998 HQ118|| align=right|12,9|| align=right|3,042|| align=right|0,154|| align=right|16,08|| align=right|5,305||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48879)||1998 HR125|| align=right|16,4|| align=right|2,197|| align=right|0,151|| align=right|5,84|| align=right|3,256||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48880)||1998 HU129|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,211|| align=right|3,81|| align=right|3,308||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48881)||1998 HS136|| align=right|12,4|| align=right|4,007|| align=right|0,072|| align=right|11,41|| align=right|8,020||HLD||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48882)||1998 HJ139|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,153|| align=right|6,79|| align=right|3,331||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48883)||1998 HY147|| align=right|15,6|| align=right|2,145|| align=right|0,124|| align=right|1,58|| align=right|3,142||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48884)||1998 HJ149|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,191|| align=right|2,23|| align=right|3,561||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48885)||1998 HY153|| align=right|16,8|| align=right|2,145|| align=right|0,158|| align=right|4,18|| align=right|3,141||MBA||27. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48886)||1998 JA4|| align=right|16,2|| align=right|2,263|| align=right|0,218|| align=right|8,18|| align=right|3,403||MBA||7. května 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48887)||1998 KM4|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,130|| align=right|5,18|| align=right|3,431||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48888)||1998 KR6|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,182|| align=right|4,05|| align=right|3,472||MBA||22. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48889)||1998 KZ9|| align=right|14,7|| align=right|2,275|| align=right|0,176|| align=right|4,31|| align=right|3,431||MBA||24. května 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48890)||1998 KC16|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,138|| align=right|5,75|| align=right|3,338||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48891)||1998 KM45|| align=right|15,0|| align=right|2,205|| align=right|0,108|| align=right|4,14|| align=right|3,275||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48892)||1998 KA48|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,233|| align=right|7,65|| align=right|3,473||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48893)||1998 KM48|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,245|| align=right|7,96|| align=right|3,526||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48894)||1998 KR56|| align=right|16,1|| align=right|2,157|| align=right|0,165|| align=right|4,69|| align=right|3,168||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48895)||1998 KU64|| align=right|15,4|| align=right|2,214|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|3,294||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48896)||1998 KT66|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,157|| align=right|5,13|| align=right|3,281||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48897)||1998 LQ2|| align=right|17,0|| align=right|2,280|| align=right|0,186|| align=right|6,76|| align=right|3,442||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48898)||1998 MO5|| align=right|14,3|| align=right|2,368|| align=right|0,225|| align=right|24,45|| align=right|3,643||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48899)||1998 MM7|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,257|| align=right|12,50|| align=right|3,661||MBA||17. června 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48900)||1998 MP22|| align=right|14,2|| align=right|2,260|| align=right|0,230|| align=right|7,94|| align=right|3,397||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48901)||1998 MO31|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,240|| align=right|1,69|| align=right|3,593||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48902)||1998 MP31|| align=right|14,1|| align=right|2,218|| align=right|0,221|| align=right|5,36|| align=right|3,303||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48903)||1998 MD32|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,092|| align=right|2,99|| align=right|3,320||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48904)||1998 ME34|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,184|| align=right|6,59|| align=right|3,485||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48905)||1998 MH34|| align=right|15,7|| align=right|2,193|| align=right|0,179|| align=right|5,45|| align=right|3,247||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48906)||1998 MF36|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|7,25|| align=right|3,695||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48907)||1998 MX36|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,130|| align=right|5,57|| align=right|3,596||MBA||27. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48908)||1998 MG40|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,142|| align=right|4,45|| align=right|3,553||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48909)||1998 MK40|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,272|| align=right|2,52|| align=right|3,556||MBA||26. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48910)||1998 MF48|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,213|| align=right|3,39|| align=right|3,708||MBA||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48911)||1998 MU48|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,222|| align=right|7,27|| align=right|3,576||MBA||20. června 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(48912)||1998 OT1|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,113|| align=right|6,52|| align=right|3,411||MBA||24. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48913)||1998 OH2|| align=right|14,9|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|1,71|| align=right|3,786||MBA||25. července 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48914)||1998 OG4|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,172|| align=right|3,75|| align=right|3,533||MBA||27. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48915)||1998 OJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,125|| align=right|4,73|| align=right|3,495||MBA||29. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(48916)||1998 OR6|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,117|| align=right|7,11|| align=right|3,771||MBA||26. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48917)||1998 OS6|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,107|| align=right|6,25|| align=right|3,210||MBA||26. července 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48918)||1998 OP8|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,090|| align=right|4,40|| align=right|3,405||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48919)||1998 OU8|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,141|| align=right|9,21|| align=right|3,608||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48920)||1998 OE11|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,192|| align=right|1,64|| align=right|3,802||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48921)||1998 OK11|| align=right|15,2|| align=right|2,221|| align=right|0,061|| align=right|4,96|| align=right|3,309||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48922)||1998 OQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,229|| align=right|2,73|| align=right|3,595||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48923)||1998 OY11|| align=right|16,2|| align=right|2,376|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|3,662||MBA||22. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48924)||1998 OK12|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,127|| align=right|7,52|| align=right|3,563||MBA||29. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48925)||1998 ON12|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,210|| align=right|2,73|| align=right|3,698||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48926)||1998 OV13|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,116|| align=right|7,13|| align=right|3,466||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48927)||1998 OU14|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,105|| align=right|0,37|| align=right|3,516||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48928)||1998 PB|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,202|| align=right|13,15|| align=right|3,723||MBA||2. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48929)||1998 PC|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,187|| align=right|7,99|| align=right|3,575||MBA||2. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(48930)||1998 PW|| align=right|16,3|| align=right|2,421|| align=right|0,225|| align=right|4,13|| align=right|3,766||MBA||14. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48931)||1998 PM1|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,254|| align=right|5,30|| align=right|3,627||MBA||10. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48932)||1998 QB|| align=right|13,8|| align=right|2,338|| align=right|0,074|| align=right|6,03|| align=right|3,574||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48933)||1998 QD|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|3,07|| align=right|3,793||MBA||17. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48934)||1998 QS|| align=right|16,3|| align=right|2,433|| align=right|0,187|| align=right|2,50|| align=right|3,795||MBA||18. srpna 1998||Modra||D. Kalmancok; A. Pravda
|-
|(48935)||1998 QK1|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,140|| align=right|6,45|| align=right|3,482||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48936)||1998 QS2|| align=right|15,4|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|5,39|| align=right|3,358||MBA||20. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(48937)||1998 QN4|| align=right|14,6|| align=right|2,335|| align=right|0,085|| align=right|6,46|| align=right|3,568||MBA||21. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(48938)||1998 QK5|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,077|| align=right|3,71|| align=right|3,476||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48939)||1998 QO8|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,144|| align=right|6,70|| align=right|3,614||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48940)||1998 QV8|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,106|| align=right|6,82|| align=right|3,776||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48941)||1998 QP11|| align=right|14,7|| align=right|2,592|| align=right|0,162|| align=right|12,20|| align=right|4,173||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48942)||1998 QV11|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,172|| align=right|3,02|| align=right|3,577||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48943)||1998 QH12|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,128|| align=right|6,85|| align=right|3,408||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48944)||1998 QT13|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,250|| align=right|2,25|| align=right|3,539||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48945)||1998 QW13|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,231|| align=right|1,87|| align=right|3,619||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48946)||1998 QF14|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,094|| align=right|3,56|| align=right|3,373||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48947)||1998 QK14|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,178|| align=right|14,33|| align=right|4,215||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48948)||1998 QL14|| align=right|15,2|| align=right|2,456|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,847||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48949)||1998 QR16|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,183|| align=right|3,73|| align=right|3,629||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48950)||1998 QW17|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,191|| align=right|3,55|| align=right|3,667||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48951)||1998 QO19|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,178|| align=right|5,04|| align=right|3,561||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48952)||1998 QY19|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,130|| align=right|7,86|| align=right|3,503||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48953)||1998 QG20|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,235|| align=right|4,07|| align=right|3,618||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48954)||1998 QD21|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,049|| align=right|2,00|| align=right|3,734||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48955)||1998 QE23|| align=right|14,0|| align=right|2,404|| align=right|0,171|| align=right|3,27|| align=right|3,727||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48956)||1998 QY23|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|6,24|| align=right|3,736||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48957)||1998 QT24|| align=right|14,6|| align=right|2,251|| align=right|0,078|| align=right|5,07|| align=right|3,376||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48958)||1998 QD26|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,191|| align=right|2,08|| align=right|3,774||MBA||25. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(48959)||1998 QQ26|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,171|| align=right|3,84|| align=right|3,614||MBA||24. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(48960)||1998 QR26|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,205|| align=right|1,41|| align=right|3,700||MBA||25. srpna 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(48961)||1998 QS26|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,072|| align=right|3,27|| align=right|3,768||MBA||22. srpna 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(48962)||1998 QH31|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,187|| align=right|3,93|| align=right|3,658||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48963)||1998 QJ33|| align=right|14,6|| align=right|2,321|| align=right|0,133|| align=right|6,12|| align=right|3,534||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48964)||1998 QW33|| align=right|16,3|| align=right|2,415|| align=right|0,192|| align=right|2,88|| align=right|3,751||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48965)||1998 QX34|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,223|| align=right|5,69|| align=right|3,742||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48966)||1998 QY34|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,131|| align=right|6,45|| align=right|3,700||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48967)||1998 QX36|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,170|| align=right|4,96|| align=right|3,504||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48968)||1998 QC38|| align=right|14,3|| align=right|2,323|| align=right|0,051|| align=right|6,84|| align=right|3,541||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48969)||1998 QT38|| align=right|15,0|| align=right|2,342|| align=right|0,144|| align=right|3,95|| align=right|3,583||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48970)||1998 QY38|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,219|| align=right|6,39|| align=right|3,511||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48971)||1998 QC39|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,192|| align=right|2,77|| align=right|3,767||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48972)||1998 QM39|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,209|| align=right|3,23|| align=right|3,716||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48973)||1998 QO39|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,250|| align=right|4,08|| align=right|3,544||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48974)||1998 QS39|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,189|| align=right|3,43|| align=right|3,779||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48975)||1998 QH40|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,224|| align=right|2,95|| align=right|3,711||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48976)||1998 QN40|| align=right|14,7|| align=right|2,377|| align=right|0,036|| align=right|4,25|| align=right|3,664||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48977)||1998 QO40|| align=right|14,5|| align=right|2,285|| align=right|0,080|| align=right|6,94|| align=right|3,454||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48978)||1998 QU40|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,194|| align=right|7,22|| align=right|4,161||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48979)||1998 QZ40|| align=right|14,2|| align=right|2,314|| align=right|0,117|| align=right|4,50|| align=right|3,518||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48980)||1998 QK43|| align=right|14,0|| align=right|2,437|| align=right|0,146|| align=right|6,37|| align=right|3,803||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48981)||1998 QD45|| align=right|14,4|| align=right|2,338|| align=right|0,128|| align=right|5,62|| align=right|3,575||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48982)||1998 QL46|| align=right|14,1|| align=right|2,594|| align=right|0,124|| align=right|15,03|| align=right|4,177||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48983)||1998 QM46|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,171|| align=right|3,91|| align=right|3,703||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48984)||1998 QC47|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,209|| align=right|3,38|| align=right|3,665||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48985)||1998 QF47|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,118|| align=right|13,80|| align=right|3,660||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48986)||1998 QJ47|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,080|| align=right|4,87|| align=right|3,430||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48987)||1998 QL47|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,109|| align=right|9,44|| align=right|3,689||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48988)||1998 QR47|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,212|| align=right|1,90|| align=right|3,687||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48989)||1998 QS47|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,212|| align=right|3,90|| align=right|3,726||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48990)||1998 QX47|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,245|| align=right|3,99|| align=right|3,688||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48991)||1998 QY47|| align=right|15,3|| align=right|2,320|| align=right|0,072|| align=right|6,30|| align=right|3,532||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48992)||1998 QC48|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|3,852||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48993)||1998 QF48|| align=right|14,1|| align=right|2,326|| align=right|0,131|| align=right|6,38|| align=right|3,548||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48994)||1998 QL50|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,116|| align=right|3,35|| align=right|3,529||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48995)||1998 QC51|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,129|| align=right|4,31|| align=right|3,364||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48996)||1998 QK51|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,040|| align=right|5,63|| align=right|3,422||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48997)||1998 QT51|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,149|| align=right|6,46|| align=right|3,501||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48998)||1998 QV51|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,136|| align=right|7,61|| align=right|3,705||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(48999)||1998 QM52|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,100|| align=right|6,80|| align=right|3,595||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(49000)||1998 QY52|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|7,39|| align=right|3,499||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek